|-
|(12001) Gasbarini||1996 ED9|| align=right|13,6|| align=right|3,143|| align=right|0,043|| align=right|14,05|| align=right|5,571||MBA||12. března 1996||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(12002) Suess||1996 FR1|| align=right|13,6|| align=right|3,014|| align=right|0,115|| align=right|9,43|| align=right|5,231||MBA||19. března 1996||Ondřejov||P. Pravec; L. Šarounová
|-
|(12003) Hideosugai||1996 FM5|| align=right|12,2|| align=right|3,360|| align=right|0,097|| align=right|9,87|| align=right|6,157||MBA||20. března 1996||Nanyo||T. Okuni
|-
|(12004)||1996 JW1|| align=right|13,3|| align=right|3,164|| align=right|0,136|| align=right|0,94|| align=right|5,628||MBA||15. května 1996||Haleakala||NEAT
|-
|(12005)||1996 KA3|| align=right|12,8|| align=right|3,171|| align=right|0,159|| align=right|10,92|| align=right|5,646||MBA||19. května 1996||Socorro||R. Weber
|-
|(12006)||1996 OO|| align=right|12,2|| align=right|3,990|| align=right|0,083|| align=right|10,27|| align=right|7,970||HLD||20. července 1996||Ondřejov||L. Šarounová
|-
|(12007) Fermat||1996 TD7|| align=right|15,3|| align=right|2,260|| align=right|0,100|| align=right|6,37|| align=right|3,397||MBA||11. října 1996||Prescott||P. G. Comba
|-
|(12008) Kandrup||1996 TY9|| align=right|13,1|| align=right|1,997|| align=right|0,317|| align=right|29,75|| align=right|2,822||MBA||11. října 1996||Catalina||T. B. Spahr
|-
|(12009)||1996 UE|| align=right|15,0|| align=right|2,195|| align=right|0,279|| align=right|4,16|| align=right|3,251||MBA||16. října 1996||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(12010)||1996 UN|| align=right|15,3|| align=right|2,225|| align=right|0,140|| align=right|4,79|| align=right|3,317||MBA||18. října 1996||Kleť||Klet
|-
|(12011)||1996 VT5|| align=right|14,2|| align=right|2,302|| align=right|0,101|| align=right|7,58|| align=right|3,492||MBA||14. listopadu 1996||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(12012) Kitahiroshima||1996 VH8|| align=right|14,1|| align=right|2,284|| align=right|0,147|| align=right|7,16|| align=right|3,450||MBA||7. listopadu 1996||Kitami||K. Endate; K. Watanabe
|-
|(12013) Sibatahosimi||1996 VU8|| align=right|14,9|| align=right|2,239|| align=right|0,133|| align=right|6,14|| align=right|3,351||MBA||7. listopadu 1996||Kitami||K. Endate; K. Watanabe
|-
|(12014) Bobhawkes||1996 VX15|| align=right|14,1|| align=right|2,390|| align=right|0,158|| align=right|1,74|| align=right|3,695||MBA||5. listopadu 1996||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(12015)||1996 WA|| align=right|14,8|| align=right|2,206|| align=right|0,136|| align=right|4,02|| align=right|3,277||MBA||16. listopadu 1996||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(12016) Green||1996 XC|| align=right|13,9|| align=right|2,437|| align=right|0,193|| align=right|6,72|| align=right|3,804||MBA||1. prosince 1996||Prescott||P. G. Comba
|-
|(12017)||1996 XC1|| align=right|14,5|| align=right|2,291|| align=right|0,060|| align=right|2,07|| align=right|3,468||MBA||2. prosince 1996||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(12018)||1996 XJ15|| align=right|14,4|| align=right|2,431|| align=right|0,176|| align=right|6,50|| align=right|3,789||MBA||10. prosince 1996||Xinglong||Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|(12019)||1996 XF19|| align=right|14,5|| align=right|2,303|| align=right|0,152|| align=right|4,13|| align=right|3,494||MBA||8. prosince 1996||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(12020)||1996 XW19|| align=right|14,0|| align=right|2,352|| align=right|0,150|| align=right|6,93|| align=right|3,605||MBA||11. prosince 1996||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(12021)||1996 XX19|| align=right|14,7|| align=right|2,240|| align=right|0,161|| align=right|4,02|| align=right|3,352||MBA||12. prosince 1996||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(12022) Hilbert||1996 XH26|| align=right|15,5|| align=right|2,342|| align=right|0,108|| align=right|0,58|| align=right|3,583||MBA||15. prosince 1996||Prescott||P. G. Comba
|-
|(12023)||1996 YJ|| align=right|14,3|| align=right|2,325|| align=right|0,136|| align=right|6,27|| align=right|3,545||MBA||20. prosince 1996||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(12024)||1996 YN2|| align=right|15,2|| align=right|2,303|| align=right|0,175|| align=right|2,52|| align=right|3,495||MBA||28. prosince 1996||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(12025)||1997 AJ1|| align=right|14,5|| align=right|2,326|| align=right|0,106|| align=right|3,19|| align=right|3,546||MBA||2. ledna 1997||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(12026)||1997 AV1|| align=right|14,2|| align=right|2,441|| align=right|0,118|| align=right|6,97|| align=right|3,814||MBA||3. ledna 1997||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(12027)||1997 AB5|| align=right|14,6|| align=right|2,418|| align=right|0,166|| align=right|6,52|| align=right|3,760||MBA||3. ledna 1997||Chichibu||N. Sato
|-
|(12028)||1997 AK7|| align=right|14,1|| align=right|2,594|| align=right|0,176|| align=right|14,31|| align=right|4,177||MBA||9. ledna 1997||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(12029)||1997 AQ22|| align=right|13,6|| align=right|2,781|| align=right|0,158|| align=right|8,55|| align=right|4,638||MBA||11. ledna 1997||Xinglong||Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|(12030)||1997 BF3|| align=right|15,0|| align=right|2,314|| align=right|0,222|| align=right|5,49|| align=right|3,519||MBA||30. ledna 1997||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(12031)||1997 BY4|| align=right|13,8|| align=right|2,339|| align=right|0,155|| align=right|9,94|| align=right|3,577||MBA||30. ledna 1997||Chichibu||N. Sato
|-
|(12032) Ivory||1997 BP5|| align=right|15,9|| align=right|2,372|| align=right|0,185|| align=right|2,71|| align=right|3,652||MBA||31. ledna 1997||Prescott||P. G. Comba
|-
|(12033) Anselmo||1997 BD9|| align=right|13,5|| align=right|3,222|| align=right|0,121|| align=right|2,55|| align=right|5,782||MBA||31. ledna 1997||Cima Ekar||M. Tombelli; U. Munari
|-
|(12034)||1997 CR|| align=right|13,6|| align=right|2,702|| align=right|0,175|| align=right|13,46|| align=right|4,441||MBA||1. února 1997||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(12035) Ruggieri||1997 CP13|| align=right|14,6|| align=right|2,433|| align=right|0,077|| align=right|1,29|| align=right|3,793||MBA||1. února 1997||Pianoro||V. Goretti
|-
|(12036)||1997 CR19|| align=right|13,1|| align=right|2,726|| align=right|0,064|| align=right|7,14|| align=right|4,500||MBA||11. února 1997||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(12037)||1997 CT19|| align=right|15,2|| align=right|2,386|| align=right|0,175|| align=right|1,46|| align=right|3,685||MBA||11. února 1997||Chiyoda||T. Kojima
|-
|(12038)||1997 CE20|| align=right|14,2|| align=right|2,566|| align=right|0,140|| align=right|5,39|| align=right|4,110||MBA||12. února 1997||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(12039)||1997 CB22|| align=right|12,7|| align=right|2,786|| align=right|0,093|| align=right|6,73|| align=right|4,650||MBA||13. února 1997||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(12040) Jacobi||1997 EK8|| align=right|15,1|| align=right|2,420|| align=right|0,206|| align=right|2,72|| align=right|3,764||MBA||8. března 1997||Prescott||P. G. Comba
|-
|(12041)||1997 EQ25|| align=right|13,4|| align=right|3,355|| align=right|0,106|| align=right|12,28|| align=right|6,145||MBA||5. března 1997||Oohira||T. Urata
|-
|(12042) Laques||1997 FC|| align=right|12,9|| align=right|2,998|| align=right|0,057|| align=right|11,86|| align=right|5,191||MBA||17. března 1997||Ramonville St Agne||C. Buil
|-
|(12043)||1997 FN|| align=right|12,8|| align=right|2,985|| align=right|0,060|| align=right|12,58|| align=right|5,157||MBA||22. března 1997||Xinglong||Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|(12044) Fabbri||1997 FU|| align=right|12,8|| align=right|2,595|| align=right|0,138|| align=right|14,00|| align=right|4,179||MBA||29. března 1997||Montelupo||M. Tombelli; G. Forti
|-
|(12045) Klein||1997 FH1|| align=right|13,1|| align=right|2,608|| align=right|0,191|| align=right|12,73|| align=right|4,210||MBA||30. března 1997||Prescott||P. G. Comba
|-
|(12046)||1997 FQ4|| align=right|12,6|| align=right|3,154|| align=right|0,109|| align=right|3,99|| align=right|5,601||MBA||31. března 1997||Socorro||LINEAR
|-
|(12047) Hideomitani||1997 GX3|| align=right|13,1|| align=right|2,994|| align=right|0,045|| align=right|10,10|| align=right|5,179||MBA||3. dubna 1997||Kitami||K. Endate; K. Watanabe
|-
|(12048)||1997 GW29|| align=right|13,5|| align=right|2,978|| align=right|0,125|| align=right|11,31|| align=right|5,138||MBA||2. dubna 1997||Xinglong||Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|(12049)||1997 GT32|| align=right|13,2|| align=right|2,896|| align=right|0,100|| align=right|1,39|| align=right|4,928||MBA||3. dubna 1997||Socorro||LINEAR
|-
|(12050) Humecronyn||1997 HE14|| align=right|13,1|| align=right|2,912|| align=right|0,091|| align=right|1,24|| align=right|4,968||MBA||27. dubna 1997||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(12051) Pícha||1997 JO|| align=right|14,2|| align=right|2,306|| align=right|0,173|| align=right|9,39|| align=right|3,501||MBA||2. května 1997||Ondřejov||L. Šarounová
|-
|(12052) Aretaon||1997 JB16|| align=right|10,6|| align=right|5,278|| align=right|0,068|| align=right|11,44|| align=right|12,13||JUT||3. května 1997||La Silla||E. W. Elst
|-
|(12053) Turtlestar||1997 PK2|| align=right|14,4|| align=right|2,368|| align=right|0,142|| align=right|6,10|| align=right|3,644||MBA||9. srpna 1997||Starkenburg||Starkenburg
|-
|(12054)||1997 TT9|| align=right|11,6|| align=right|5,116|| align=right|0,064|| align=right|10,11|| align=right|11,57||JUT||5. října 1997||Ondřejov||L. Šarounová
|-
|(12055)||1997 YR11|| align=right|14,6|| align=right|2,198|| align=right|0,024|| align=right|6,49|| align=right|3,258||MBA||30. prosince 1997||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(12056) Yoshigeru||1997 YS11|| align=right|14,6|| align=right|2,284|| align=right|0,161|| align=right|6,29|| align=right|3,451||MBA||30. prosince 1997||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(12057) Alfredsturm||1998 DK1|| align=right|15,2|| align=right|2,156|| align=right|0,053|| align=right|2,36|| align=right|3,166||MBA||18. února 1998||Starkenburg||Starkenburg
|-
|(12058)||1998 DV11|| align=right|14,8|| align=right|2,685|| align=right|0,178|| align=right|4,93|| align=right|4,400||MBA||24. února 1998||Haleakala||NEAT
|-
|(12059)||1998 ED14|| align=right|14,4|| align=right|2,538|| align=right|0,184|| align=right|4,13|| align=right|4,044||MBA||1. března 1998||La Silla||E. W. Elst
|-
|(12060)||1998 FH2|| align=right|14,3|| align=right|2,370|| align=right|0,255|| align=right|22,17|| align=right|3,647||MBA||20. března 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(12061) Alena||1998 FQ2|| align=right|14,4|| align=right|2,279|| align=right|0,192|| align=right|3,89|| align=right|3,439||MBA||21. března 1998||Zeno||T. Stafford
|-
|(12062)||1998 FB10|| align=right|14,4|| align=right|2,571|| align=right|0,198|| align=right|6,28|| align=right|4,123||MBA||24. března 1998||Caussols||ODAS
|-
|(12063)||1998 FH11|| align=right|15,0|| align=right|2,346|| align=right|0,129|| align=right|8,78|| align=right|3,593||MBA||22. března 1998||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(12064) Guiraudon||1998 FZ15|| align=right|13,2|| align=right|2,574|| align=right|0,072|| align=right|21,56|| align=right|4,129||MBA||28. března 1998||Caussols||ODAS
|-
|(12065) Jaworski||1998 FA33|| align=right|15,2|| align=right|2,398|| align=right|0,176|| align=right|2,86|| align=right|3,713||MBA||20. března 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(12066)||1998 FX39|| align=right|14,4|| align=right|2,548|| align=right|0,274|| align=right|4,30|| align=right|4,066||MBA||20. března 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(12067) Jeter||1998 FH42|| align=right|15,1|| align=right|2,461|| align=right|0,181|| align=right|9,04|| align=right|3,860||MBA||20. března 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(12068) Khandrika||1998 FZ53|| align=right|14,7|| align=right|2,296|| align=right|0,189|| align=right|5,03|| align=right|3,478||MBA||20. března 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(12069)||1998 FC59|| align=right|14,0|| align=right|2,259|| align=right|0,179|| align=right|7,13|| align=right|3,394||MBA||20. března 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(12070) Kilkis||1998 FK63|| align=right|14,6|| align=right|2,434|| align=right|0,167|| align=right|2,85|| align=right|3,796||MBA||20. března 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(12071) Davykim||1998 FV63|| align=right|14,2|| align=right|2,246|| align=right|0,157|| align=right|5,47|| align=right|3,366||MBA||20. března 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(12072) Anupamakotha||1998 FA65|| align=right|14,4|| align=right|2,454|| align=right|0,123|| align=right|4,70|| align=right|3,843||MBA||20. března 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(12073) Larimer||1998 FD66|| align=right|14,1|| align=right|2,418|| align=right|0,084|| align=right|6,24|| align=right|3,759||MBA||20. března 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(12074) Carolinelau||1998 FZ68|| align=right|14,4|| align=right|2,586|| align=right|0,132|| align=right|9,46|| align=right|4,158||MBA||20. března 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(12075) Legg||1998 FX69|| align=right|14,4|| align=right|2,461|| align=right|0,165|| align=right|3,96|| align=right|3,859||MBA||20. března 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(12076)||1998 FT70|| align=right|14,7|| align=right|2,636|| align=right|0,239|| align=right|3,51|| align=right|4,278||MBA||20. března 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(12077)||1998 FZ70|| align=right|13,9|| align=right|2,620|| align=right|0,144|| align=right|14,56|| align=right|4,240||MBA||20. března 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(12078)||1998 FJ72|| align=right|15,2|| align=right|2,198|| align=right|0,113|| align=right|3,69|| align=right|3,259||MBA||20. března 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(12079) Kaibab||1998 FZ73|| align=right|14,3|| align=right|2,416|| align=right|0,173|| align=right|1,44|| align=right|3,755||MBA||22. března 1998||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(12080)||1998 FC111|| align=right|12,3|| align=right|3,013|| align=right|0,090|| align=right|9,03|| align=right|5,230||MBA||31. března 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(12081)||1998 FH115|| align=right|13,6|| align=right|2,282|| align=right|0,221|| align=right|5,15|| align=right|3,446||MBA||31. března 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(12082)||1998 FS118|| align=right|13,8|| align=right|2,669|| align=right|0,287|| align=right|12,37|| align=right|4,360||MBA||31. března 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(12083)||1998 FS121|| align=right|14,5|| align=right|2,129|| align=right|0,002|| align=right|2,60|| align=right|3,106||MBA||20. března 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(12084)||1998 FL125|| align=right|13,2|| align=right|2,580|| align=right|0,096|| align=right|13,44|| align=right|4,144||MBA||22. března 1998||Geisei||T. Seki
|-
|(12085)||1998 HV19|| align=right|15,7|| align=right|2,172|| align=right|0,063|| align=right|4,11|| align=right|3,200||MBA||18. dubna 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(12086) Joshualevine||1998 HC22|| align=right|15,5|| align=right|2,405|| align=right|0,108|| align=right|5,19|| align=right|3,728||MBA||20. dubna 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(12087) Tiffanylin||1998 HB30|| align=right|15,3|| align=right|2,211|| align=right|0,162|| align=right|3,49|| align=right|3,288||MBA||20. dubna 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(12088) Macalintal||1998 HZ31|| align=right|14,1|| align=right|2,356|| align=right|0,074|| align=right|6,24|| align=right|3,615||MBA||20. dubna 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(12089) Maichin||1998 HO35|| align=right|14,6|| align=right|2,354|| align=right|0,121|| align=right|3,38|| align=right|3,611||MBA||20. dubna 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(12090)||1998 HX36|| align=right|14,1|| align=right|2,784|| align=right|0,228|| align=right|7,05|| align=right|4,645||MBA||20. dubna 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(12091) Jesmalmquist||1998 HS96|| align=right|14,4|| align=right|2,454|| align=right|0,105|| align=right|5,87|| align=right|3,844||MBA||21. dubna 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(12092)||1998 HH97|| align=right|14,0|| align=right|2,573|| align=right|0,147|| align=right|8,22|| align=right|4,126||MBA||21. dubna 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(12093) Chrimatthews||1998 HF99|| align=right|15,1|| align=right|2,388|| align=right|0,028|| align=right|5,38|| align=right|3,689||MBA||21. dubna 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(12094) Mazumder||1998 HX99|| align=right|14,7|| align=right|2,237|| align=right|0,104|| align=right|4,45|| align=right|3,345||MBA||21. dubna 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(12095)||1998 HE102|| align=right|13,6|| align=right|2,854|| align=right|0,016|| align=right|1,44|| align=right|4,820||MBA||25. dubna 1998||La Silla||E. W. Elst
|-
|(12096)||1998 HL120|| align=right|13,3|| align=right|2,563|| align=right|0,141|| align=right|13,85|| align=right|4,102||MBA||23. dubna 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(12097)||1998 HG121|| align=right|14,0|| align=right|2,398|| align=right|0,146|| align=right|6,15|| align=right|3,712||MBA||23. dubna 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(12098)||1998 HV122|| align=right|12,8|| align=right|3,110|| align=right|0,212|| align=right|10,28|| align=right|5,484||MBA||23. dubna 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(12099) Meigooni||1998 HQ124|| align=right|15,0|| align=right|2,339|| align=right|0,057|| align=right|5,75|| align=right|3,577||MBA||23. dubna 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(12100)||1998 HR149|| align=right|15,5|| align=right|2,598|| align=right|0,042|| align=right|2,72|| align=right|4,187||MBA||25. dubna 1998||La Silla||E. W. Elst
|-
|(12101) Trujillo||1998 JX2|| align=right|13,6|| align=right|2,988|| align=right|0,094|| align=right|10,26|| align=right|5,164||MBA||1. května 1998||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(12102)||1998 JB4|| align=right|13,7|| align=right|2,701|| align=right|0,133|| align=right|12,23|| align=right|4,438||MBA||5. května 1998||Woomera||F. B. Zoltowski
|-
|(12103)||1998 KL|| align=right|14,3|| align=right|2,294|| align=right|0,162|| align=right|5,45|| align=right|3,475||MBA||19. května 1998||Woomera||F. B. Zoltowski
|-
|(12104) Chesley||1998 KO6|| align=right|12,5|| align=right|3,014|| align=right|0,018|| align=right|11,15|| align=right|5,231||MBA||22. května 1998||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(12105)||1998 KA10|| align=right|14,1|| align=right|2,285|| align=right|0,167|| align=right|4,74|| align=right|3,453||MBA||25. května 1998||Xinglong||Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|(12106) Menghuan||1998 KQ31|| align=right|15,1|| align=right|2,377|| align=right|0,102|| align=right|5,77|| align=right|3,665||MBA||22. května 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(12107)||1998 KU46|| align=right|14,5|| align=right|2,179|| align=right|0,028|| align=right|5,04|| align=right|3,217||MBA||22. května 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(12108)||1998 KJ48|| align=right|13,8|| align=right|3,087|| align=right|0,166|| align=right|5,07|| align=right|5,424||MBA||22. května 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(12109)||1998 KD51|| align=right|12,7|| align=right|2,713|| align=right|0,150|| align=right|8,80|| align=right|4,467||MBA||23. května 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(12110)||1998 KL56|| align=right|14,7|| align=right|2,242|| align=right|0,107|| align=right|1,44|| align=right|3,357||MBA||22. května 1998||La Palma||M. R. Burleigh; N. P. Bannister
|-
|(12111) Ulm||1998 LU|| align=right|14,0|| align=right|2,562|| align=right|0,068|| align=right|3,89|| align=right|4,100||MBA||1. června 1998||La Silla||E. W. Elst
|-
|(12112)||1998 MK4|| align=right|12,1|| align=right|3,117|| align=right|0,136|| align=right|22,91|| align=right|5,501||MBA||23. června 1998||Catalina||CSS
|-
|(12113) Hollows||1998 OH12|| align=right|13,7|| align=right|3,003|| align=right|0,115|| align=right|11,71|| align=right|5,203||MBA||29. července 1998||Reedy Creek||J. Broughton
|-
|(12114)||1998 QJ8|| align=right|13,0|| align=right|3,175|| align=right|0,174|| align=right|14,75|| align=right|5,655||MBA||17. srpna 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(12115)||1998 SD2|| align=right|12,0|| align=right|3,223|| align=right|0,096|| align=right|17,88|| align=right|5,786||MBA||16. září 1998||Catalina||CSS
|-
|(12116)||1999 JA34|| align=right|13,0|| align=right|3,218|| align=right|0,050|| align=right|8,75|| align=right|5,772||MBA||10. května 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(12117) Meagmessina||1999 JT60|| align=right|14,7|| align=right|2,466|| align=right|0,177|| align=right|3,07|| align=right|3,871||MBA||10. května 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(12118) Mirotsin||1999 NC9|| align=right|14,7|| align=right|2,277|| align=right|0,093|| align=right|6,10|| align=right|3,436||MBA||13. července 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(12119) Memamis||1999 NG9|| align=right|14,5|| align=right|2,297|| align=right|0,112|| align=right|6,64|| align=right|3,480||MBA||13. července 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(12120)||1999 NQ41|| align=right|15,0|| align=right|2,162|| align=right|0,014|| align=right|4,31|| align=right|3,179||MBA||14. července 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(12121)||1999 NX48|| align=right|14,0|| align=right|2,559|| align=right|0,112|| align=right|13,62|| align=right|4,093||MBA||13. července 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(12122)||1999 NV55|| align=right|12,6|| align=right|2,993|| align=right|0,021|| align=right|11,23|| align=right|5,176||MBA||12. července 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(12123)||1999 OS|| align=right|14,5|| align=right|2,440|| align=right|0,196|| align=right|2,32|| align=right|3,810||MBA||18. července 1999||Višnjan||Visnjan
|-
|(12124)||1999 RG3|| align=right|14,0|| align=right|2,896|| align=right|0,080|| align=right|1,96|| align=right|4,927||MBA||6. září 1999||Višnjan||Visnjan
|-
|(12125) Jamesjones||1999 RS4|| align=right|13,6|| align=right|3,106|| align=right|0,191|| align=right|0,22|| align=right|5,473||MBA||3. září 1999||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(12126)||1999 RM11|| align=right|10,1|| align=right|5,249|| align=right|0,208|| align=right|2,05|| align=right|12,03||JUT||7. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(12127) Mamiya||1999 RD37|| align=right|13,7|| align=right|2,454|| align=right|0,188|| align=right|3,57|| align=right|3,844||MBA||9. září 1999||Sapporo||K. Watanabe
|-
|(12128) Palermiti||1999 RP43|| align=right|13,3|| align=right|3,015|| align=right|0,104|| align=right|10,36|| align=right|5,236||MBA||13. září 1999||Fountain Hills||C. W. Juels
|-
|(12129)||1999 RB138|| align=right|13,1|| align=right|3,202|| align=right|0,148|| align=right|1,32|| align=right|5,728||MBA||9. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(12130) Mousa||1999 RD146|| align=right|14,5|| align=right|2,639|| align=right|0,109|| align=right|5,66|| align=right|4,287||MBA||9. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(12131)||2085 P-L|| align=right|14,3|| align=right|2,906|| align=right|0,025|| align=right|1,01|| align=right|4,953||MBA||24. září 1960||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(12132)||2103 P-L|| align=right|13,9|| align=right|2,658|| align=right|0,139|| align=right|3,03|| align=right|4,332||MBA||24. září 1960||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(12133)||2558 P-L|| align=right|13,3|| align=right|3,138|| align=right|0,165|| align=right|5,15|| align=right|5,559||MBA||24. září 1960||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(12134)||2574 P-L|| align=right|13,5|| align=right|3,160|| align=right|0,081|| align=right|22,25|| align=right|5,617||MBA||24. září 1960||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(12135)||3021 P-L|| align=right|12,7|| align=right|3,157|| align=right|0,089|| align=right|12,29|| align=right|5,608||MBA||24. září 1960||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(12136)||3045 P-L|| align=right|13,0|| align=right|2,645|| align=right|0,162|| align=right|12,73|| align=right|4,302||MBA||24. září 1960||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(12137)||4004 P-L|| align=right|14,3|| align=right|2,653|| align=right|0,026|| align=right|5,33|| align=right|4,319||MBA||24. září 1960||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(12138)||4053 P-L|| align=right|14,4|| align=right|2,482|| align=right|0,113|| align=right|6,36|| align=right|3,910||MBA||24. září 1960||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(12139)||4055 P-L|| align=right|14,5|| align=right|2,320|| align=right|0,122|| align=right|3,08|| align=right|3,533||MBA||24. září 1960||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(12140)||4087 P-L|| align=right|14,8|| align=right|2,482|| align=right|0,113|| align=right|2,03|| align=right|3,910||MBA||24. září 1960||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(12141)||4112 P-L|| align=right|13,8|| align=right|2,647|| align=right|0,043|| align=right|1,91|| align=right|4,305||MBA||24. září 1960||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(12142)||4624 P-L|| align=right|14,3|| align=right|3,143|| align=right|0,173|| align=right|4,09|| align=right|5,572||MBA||24. září 1960||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(12143)||4631 P-L|| align=right|14,4|| align=right|2,330|| align=right|0,048|| align=right|7,21|| align=right|3,555||MBA||24. září 1960||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(12144)||4661 P-L|| align=right|14,3|| align=right|2,886|| align=right|0,041|| align=right|2,71|| align=right|4,901||MBA||24. září 1960||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(12145)||4730 P-L|| align=right|15,2|| align=right|2,663|| align=right|0,088|| align=right|4,76|| align=right|4,346||MBA||24. září 1960||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(12146)||6035 P-L|| align=right|14,0|| align=right|2,650|| align=right|0,194|| align=right|11,30|| align=right|4,312||MBA||24. září 1960||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(12147)||6082 P-L|| align=right|14,4|| align=right|2,491|| align=right|0,091|| align=right|3,48|| align=right|3,930||MBA||24. září 1960||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(12148)||6636 P-L|| align=right|13,8|| align=right|2,882|| align=right|0,014|| align=right|3,78|| align=right|4,892||MBA||24. září 1960||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(12149)||9099 P-L|| align=right|13,6|| align=right|3,141|| align=right|0,116|| align=right|12,72|| align=right|5,567||MBA||17. října 1960||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(12150)||1051 T-1|| align=right|12,4|| align=right|2,996|| align=right|0,052|| align=right|10,51|| align=right|5,185||MBA||25. března 1971||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(12151)||1220 T-1|| align=right|14,3|| align=right|2,428|| align=right|0,143|| align=right|1,47|| align=right|3,783||MBA||25. března 1971||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(12152)||1287 T-1|| align=right|15,4|| align=right|2,239|| align=right|0,020|| align=right|1,77|| align=right|3,350||MBA||25. března 1971||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(12153)||3219 T-1|| align=right|15,4|| align=right|2,261|| align=right|0,129|| align=right|3,64|| align=right|3,399||MBA||26. března 1971||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(12154)||3329 T-1|| align=right|13,8|| align=right|3,017|| align=right|0,058|| align=right|9,96|| align=right|5,238||MBA||26. března 1971||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(12155)||4193 T-1|| align=right|14,2|| align=right|2,405|| align=right|0,207|| align=right|3,10|| align=right|3,728||MBA||26. března 1971||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(12156)||1042 T-2|| align=right|14,3|| align=right|2,650|| align=right|0,120|| align=right|1,92|| align=right|4,313||MBA||29. září 1973||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(12157)||1070 T-2|| align=right|14,7|| align=right|2,414|| align=right|0,096|| align=right|5,83|| align=right|3,750||MBA||29. září 1973||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(12158)||1101 T-2|| align=right|13,6|| align=right|3,001|| align=right|0,065|| align=right|1,26|| align=right|5,197||MBA||29. září 1973||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(12159)||1142 T-2|| align=right|14,4|| align=right|2,412|| align=right|0,150|| align=right|1,35|| align=right|3,746||MBA||29. září 1973||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(12160)||1152 T-2|| align=right|14,4|| align=right|2,410|| align=right|0,198|| align=right|4,88|| align=right|3,740||MBA||29. září 1973||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(12161)||1158 T-2|| align=right|15,6|| align=right|2,399|| align=right|0,206|| align=right|1,69|| align=right|3,715||MBA||29. září 1973||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(12162)||2145 T-2|| align=right|14,2|| align=right|2,647|| align=right|0,163|| align=right|13,47|| align=right|4,306||MBA||29. září 1973||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(12163)||3013 T-2|| align=right|14,0|| align=right|2,633|| align=right|0,069|| align=right|4,39|| align=right|4,271||MBA||30. září 1973||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(12164) Lowellgreen||3067 T-2|| align=right|14,5|| align=right|2,178|| align=right|0,068|| align=right|2,22|| align=right|3,213||MBA||30. září 1973||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(12165)||3289 T-2|| align=right|13,0|| align=right|2,990|| align=right|0,018|| align=right|9,77|| align=right|5,168||MBA||30. září 1973||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(12166)||3372 T-2|| align=right|13,8|| align=right|2,650|| align=right|0,181|| align=right|6,57|| align=right|4,313||MBA||25. září 1973||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(12167)||4306 T-2|| align=right|14,2|| align=right|2,390|| align=right|0,217|| align=right|9,60|| align=right|3,694||MBA||29. září 1973||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(12168)||5141 T-2|| align=right|12,7|| align=right|3,013|| align=right|0,100|| align=right|9,53|| align=right|5,230||MBA||25. září 1973||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(12169)||2031 T-3|| align=right|15,3|| align=right|2,211|| align=right|0,024|| align=right|4,35|| align=right|3,287||MBA||16. října 1977||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(12170)||2372 T-3|| align=right|14,0|| align=right|3,063|| align=right|0,300|| align=right|3,00|| align=right|5,360||MBA||16. října 1977||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(12171)||2382 T-3|| align=right|14,8|| align=right|2,739|| align=right|0,059|| align=right|2,38|| align=right|4,533||MBA||16. října 1977||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(12172)||2390 T-3|| align=right|13,6|| align=right|2,387|| align=right|0,071|| align=right|7,61|| align=right|3,688||MBA||16. října 1977||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(12173)||3135 T-3|| align=right|14,0|| align=right|2,740|| align=right|0,059|| align=right|3,43|| align=right|4,535||MBA||16. října 1977||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(12174)||3164 T-3|| align=right|13,4|| align=right|2,681|| align=right|0,111|| align=right|12,98|| align=right|4,389||MBA||16. října 1977||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(12175)||3197 T-3|| align=right|12,7|| align=right|3,102|| align=right|0,188|| align=right|2,90|| align=right|5,464||MBA||16. října 1977||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(12176)||3468 T-3|| align=right|14,9|| align=right|2,400|| align=right|0,143|| align=right|2,04|| align=right|3,717||MBA||16. října 1977||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(12177)||4074 T-3|| align=right|14,9|| align=right|2,399|| align=right|0,084|| align=right|3,32|| align=right|3,714||MBA||16. října 1977||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(12178)||4304 T-3|| align=right|14,5|| align=right|2,713|| align=right|0,024|| align=right|4,49|| align=right|4,467||MBA||16. října 1977||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(12179)||5030 T-3|| align=right|13,4|| align=right|3,101|| align=right|0,201|| align=right|11,82|| align=right|5,459||MBA||16. října 1977||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(12180)||5167 T-3|| align=right|14,0|| align=right|3,144|| align=right|0,087|| align=right|10,35|| align=right|5,574||MBA||16. října 1977||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(12181)||1964 VL1|| align=right|13,8|| align=right|2,672|| align=right|0,258|| align=right|5,45|| align=right|4,366||MBA||9. listopadu 1964||Nanking||Purple Mountain Observatory
|-
|(12182) Storm||1973 UQ5|| align=right|14,9|| align=right|2,390|| align=right|0,147|| align=right|1,86|| align=right|3,695||MBA||27. října 1973||Tautenburg||F. Borngen
|-
|(12183)||1975 SU1|| align=right|13,1|| align=right|3,236|| align=right|0,118|| align=right|1,47|| align=right|5,821||MBA||30. září 1975||Palomar||S. J. Bus
|-
|(12184)||1975 SB2|| align=right|15,3|| align=right|2,253|| align=right|0,128|| align=right|7,86|| align=right|3,382||MBA||30. září 1975||Palomar||S. J. Bus
|-
|(12185) Gasprinskij||1976 SL5|| align=right|14,0|| align=right|2,743|| align=right|0,091|| align=right|5,56|| align=right|4,543||MBA||24. září 1976||Krym–Naučnyj||N. S. Černych
|-
|(12186) Mitukurigen||1977 ER5|| align=right|13,6|| align=right|2,902|| align=right|0,062|| align=right|0,82|| align=right|4,943||MBA||12. března 1977||Kiso||H. Kosai; K. Hurukawa
|-
|(12187) Lenagoryunova||1977 RL7|| align=right|13,7|| align=right|2,667|| align=right|0,241|| align=right|13,32|| align=right|4,355||MBA||11. září 1977||Krym–Naučnyj||N. S. Černych
|-
|(12188)||1978 PE|| align=right|14,8|| align=right|2,300|| align=right|0,230|| align=right|5,24|| align=right|3,487||MBA||9. srpna 1978||La Silla||R. M. West
|-
|(12189) Dovgyj||1978 RQ1|| align=right|14,4|| align=right|2,291|| align=right|0,150|| align=right|5,68|| align=right|3,467||MBA||5. září 1978||Krym–Naučnyj||N. S. Černych
|-
|(12190) Sarkisov||1978 SE5|| align=right|13,4|| align=right|2,556|| align=right|0,059|| align=right|8,99|| align=right|4,086||MBA||27. září 1978||Krym–Naučnyj||L. I. Černych
|-
|(12191) Vorontsova||1978 TT8|| align=right|13,6|| align=right|2,599|| align=right|0,272|| align=right|5,09|| align=right|4,189||MBA||9. října 1978||Krym–Naučnyj||L. V. Žuravleva
|-
|(12192)||1978 VD5|| align=right|14,0|| align=right|3,087|| align=right|0,125|| align=right|1,25|| align=right|5,424||MBA||7. listopadu 1978||Palomar||E. F. Helin; S. J. Bus
|-
|(12193)||1979 EL|| align=right|11,9|| align=right|2,636|| align=right|0,160|| align=right|14,80|| align=right|4,278||MBA||4. března 1979||Anderson Mesa||N. G. Thomas
|-
|(12194)||1979 KO1|| align=right|14,0|| align=right|2,439|| align=right|0,229|| align=right|7,29|| align=right|3,808||MBA||24. května 1979||Bickley||Perth Observatory
|-
|(12195)||1979 MM4|| align=right|15,7|| align=right|2,194|| align=right|0,169|| align=right|2,81|| align=right|3,250||MBA||25. června 1979||Siding Spring||E. F. Helin; S. J. Bus
|-
|(12196)||1979 MM8|| align=right|14,6|| align=right|2,451|| align=right|0,125|| align=right|3,65|| align=right|3,836||MBA||25. června 1979||Siding Spring||E. F. Helin; S. J. Bus
|-
|(12197)||1980 FR2|| align=right|13,8|| align=right|2,558|| align=right|0,195|| align=right|5,34|| align=right|4,090||MBA||16. března 1980||La Silla||C.-I. Lagerkvist
|-
|(12198)||1980 PJ1|| align=right|15,0|| align=right|2,143|| align=right|0,242|| align=right|4,55|| align=right|3,138||MBA||6. srpna 1980||La Silla||R. M. West
|-
|(12199) Sohlman||1980 TK6|| align=right|13,8|| align=right|2,420|| align=right|0,110|| align=right|6,49|| align=right|3,765||MBA||8. října 1980||Krym–Naučnyj||L. V. Žuravleva
|-
|(12200)||1981 EM7|| align=right|13,3|| align=right|2,586|| align=right|0,210|| align=right|5,82|| align=right|4,157||MBA||1. března 1981||Siding Spring||S. J. Bus
|-
|(12201)||1981 ED12|| align=right|14,3|| align=right|2,509|| align=right|0,081|| align=right|11,43|| align=right|3,972||MBA||1. března 1981||Siding Spring||S. J. Bus
|-
|(12202)||1981 EM13|| align=right|15,3|| align=right|2,213|| align=right|0,082|| align=right|5,01|| align=right|3,292||MBA||1. března 1981||Siding Spring||S. J. Bus
|-
|(12203)||1981 EO19|| align=right|14,2|| align=right|2,982|| align=right|0,072|| align=right|8,76|| align=right|5,148||MBA||2. března 1981||Siding Spring||S. J. Bus
|-
|(12204)||1981 EK26|| align=right|14,8|| align=right|2,547|| align=right|0,120|| align=right|2,89|| align=right|4,063||MBA||2. března 1981||Siding Spring||S. J. Bus
|-
|(12205)||1981 EZ26|| align=right|14,7|| align=right|2,523|| align=right|0,079|| align=right|1,45|| align=right|4,007||MBA||2. března 1981||Siding Spring||S. J. Bus
|-
|(12206)||1981 EG27|| align=right|14,1|| align=right|2,980|| align=right|0,058|| align=right|2,28|| align=right|5,144||MBA||2. března 1981||Siding Spring||S. J. Bus
|-
|(12207)||1981 EU28|| align=right|14,5|| align=right|2,228|| align=right|0,194|| align=right|4,11|| align=right|3,325||MBA||1. března 1981||Siding Spring||S. J. Bus
|-
|(12208)||1981 EF35|| align=right|15,5|| align=right|2,513|| align=right|0,078|| align=right|3,45|| align=right|3,984||MBA||2. března 1981||Siding Spring||S. J. Bus
|-
|(12209)||1981 EF37|| align=right|12,6|| align=right|2,549|| align=right|0,123|| align=right|15,19|| align=right|4,068||MBA||11. března 1981||Siding Spring||S. J. Bus
|-
|(12210)||1981 EA42|| align=right|15,4|| align=right|2,208|| align=right|0,108|| align=right|7,60|| align=right|3,281||MBA||2. března 1981||Siding Spring||S. J. Bus
|-
|(12211) Arnoschmidt||1981 KJ|| align=right|12,5|| align=right|3,124|| align=right|0,155|| align=right|15,22|| align=right|5,520||MBA||28. května 1981||La Silla||H.-E. Schuster
|-
|(12212)||1981 QR2|| align=right|14,7|| align=right|2,336|| align=right|0,238|| align=right|3,70|| align=right|3,571||MBA||23. srpna 1981||La Silla||H. Debehogne
|-
|(12213)||1981 QN3|| align=right|13,5|| align=right|3,206|| align=right|0,193|| align=right|1,99|| align=right|5,740||MBA||26. srpna 1981||La Silla||H. Debehogne
|-
|(12214) Miroshnikov||1981 RF2|| align=right|11,9|| align=right|3,212|| align=right|0,151|| align=right|14,35|| align=right|5,757||MBA||7. září 1981||Krym–Naučnyj||L. G. Karačkina
|-
|(12215)||1981 US22|| align=right|14,3|| align=right|2,301|| align=right|0,155|| align=right|6,54|| align=right|3,490||MBA||24. října 1981||Palomar||S. J. Bus
|-
|(12216)||1981 WF9|| align=right|14,7|| align=right|2,339|| align=right|0,135|| align=right|6,24|| align=right|3,575||MBA||16. listopadu 1981||Bickley||Perth Observatory
|-
|(12217)||1982 JD2|| align=right|15,0|| align=right|2,174|| align=right|0,069|| align=right|4,09|| align=right|3,206||MBA||15. května 1982||Palomar||Palomar
|-
|(12218) Fleischer||1982 RK|| align=right|13,3|| align=right|2,213|| align=right|0,142|| align=right|4,87|| align=right|3,291||MBA||15. září 1982||Anderson Mesa||E. Bowell
|-
|(12219) Grigorʹev||1982 SC8|| align=right|14,2|| align=right|2,233|| align=right|0,175|| align=right|3,31|| align=right|3,336||MBA||19. září 1982||Krym–Naučnyj||L. I. Černych
|-
|(12220) Semenchur||1982 UD6|| align=right|14,3|| align=right|2,252|| align=right|0,149|| align=right|3,20|| align=right|3,379||MBA||20. října 1982||Krym–Naučnyj||L. G. Karačkina
|-
|(12221) Ogatakoan||1982 VS2|| align=right|13,7|| align=right|2,619|| align=right|0,085|| align=right|1,99|| align=right|4,239||MBA||14. listopadu 1982||Kiso||H. Kosai; K. Hurukawa
|-
|(12222) Perotto||1982 WA|| align=right|13,6|| align=right|2,620|| align=right|0,183|| align=right|10,77|| align=right|4,240||MBA||19. listopadu 1982||Bologna||Osservatorio San Vittore
|-
|(12223) Hoskin||1983 TX|| align=right|13,1|| align=right|3,035|| align=right|0,114|| align=right|10,30|| align=right|5,286||MBA||8. října 1983||Harvard||Oak Ridge Observatory
|-
|(12224) Jimcornell||1984 UN2|| align=right|13,4|| align=right|2,911|| align=right|0,056|| align=right|1,61|| align=right|4,966||MBA||19. října 1984||Harvard||Oak Ridge Observatory
|-
|(12225) Yanfernández||1985 PQ|| align=right|14,2|| align=right|2,214|| align=right|0,194|| align=right|4,77|| align=right|3,293||MBA||14. srpna 1985||Anderson Mesa||E. Bowell
|-
|(12226) Caseylisse||1985 TN|| align=right|14,7|| align=right|2,285|| align=right|0,162|| align=right|4,99|| align=right|3,453||MBA||15. října 1985||Anderson Mesa||E. Bowell
|-
|(12227) Penney||1985 TO3|| align=right|14,5|| align=right|2,273|| align=right|0,191|| align=right|5,65|| align=right|3,426||MBA||11. října 1985||Palomar||C. S. Shoemaker; E. M. Shoemaker
|-
|(12228)||1985 TZ3|| align=right|13,8|| align=right|2,277|| align=right|0,174|| align=right|5,34|| align=right|3,435||MBA||11. října 1985||Palomar||S. L. Gaiser; J. P. Leech
|-
|(12229)||1985 UK3|| align=right|13,5|| align=right|2,252|| align=right|0,156|| align=right|4,61|| align=right|3,379||MBA||17. října 1985||Kvistaberg||C.-I. Lagerkvist
|-
|(12230)||1986 QN|| align=right|13,6|| align=right|2,556|| align=right|0,248|| align=right|4,73|| align=right|4,086||MBA||25. srpna 1986||La Silla||H. Debehogne
|-
|(12231)||1986 QQ1|| align=right|14,2|| align=right|2,541|| align=right|0,217|| align=right|2,82|| align=right|4,049||MBA||27. srpna 1986||La Silla||H. Debehogne
|-
|(12232)||1986 QZ2|| align=right|13,2|| align=right|2,571|| align=right|0,167|| align=right|9,66|| align=right|4,122||MBA||28. srpna 1986||La Silla||H. Debehogne
|-
|(12233)||1986 QF3|| align=right|14,1|| align=right|2,560|| align=right|0,250|| align=right|4,96|| align=right|4,095||MBA||29. srpna 1986||La Silla||H. Debehogne
|-
|(12234) Shkuratov||1986 RP2|| align=right|13,5|| align=right|2,593|| align=right|0,202|| align=right|12,37|| align=right|4,176||MBA||6. září 1986||Flagstaff||E. Bowell
|-
|(12235) Imranakperov||1986 RB12|| align=right|11,7|| align=right|3,195|| align=right|0,117|| align=right|14,69|| align=right|5,710||MBA||9. září 1986||Krym–Naučnyj||L. G. Karačkina
|-
|(12236)||1987 DD6|| align=right|14,6|| align=right|2,306|| align=right|0,092|| align=right|4,16|| align=right|3,502||MBA||22. února 1987||La Silla||H. Debehogne
|-
|(12237) Coughlin||1987 HE|| align=right|13,9|| align=right|2,294|| align=right|0,200|| align=right|23,41|| align=right|3,473||MBA||23. dubna 1987||Palomar||C. S. Shoemaker; E. M. Shoemaker
|-
|(12238) Actor||1987 YU1|| align=right|10,8|| align=right|5,171|| align=right|0,124|| align=right|21,11|| align=right|11,76||JUT||17. prosince 1987||La Silla||E. W. Elst; G. Pizarro
|-
|(12239) Carolinakou||1988 CN4|| align=right|13,7|| align=right|2,555|| align=right|0,166|| align=right|5,47|| align=right|4,083||MBA||13. února 1988||La Silla||E. W. Elst
|-
|(12240) Droste-Hülshoff||1988 PG2|| align=right|15,3|| align=right|2,348|| align=right|0,221|| align=right|3,04|| align=right|3,597||MBA||13. srpna 1988||Tautenburg||F. Borngen
|-
|(12241) Lefort||1988 PQ2|| align=right|15,1|| align=right|2,329|| align=right|0,230|| align=right|1,70|| align=right|3,553||MBA||13. srpna 1988||Tautenburg||F. Borngen
|-
|(12242) Koon||1988 QY|| align=right|10,5|| align=right|5,104|| align=right|0,067|| align=right|29,78|| align=right|11,54||JUT||18. srpna 1988||Palomar||C. S. Shoemaker; E. M. Shoemaker
|-
|(12243)||1988 RD1|| align=right|12,6|| align=right|2,996|| align=right|0,109|| align=right|9,73|| align=right|5,186||MBA||9. září 1988||Brorfelde||P. Jensen
|-
|(12244) Werfel||1988 RY2|| align=right|13,3|| align=right|3,074|| align=right|0,108|| align=right|9,00|| align=right|5,388||MBA||8. září 1988||Tautenburg||F. Borngen
|-
|(12245)||1988 RM7|| align=right|14,2|| align=right|3,040|| align=right|0,201|| align=right|1,37|| align=right|5,299||MBA||9. září 1988||La Silla||H. Debehogne
|-
|(12246)||1988 RJ8|| align=right|14,0|| align=right|2,317|| align=right|0,117|| align=right|6,00|| align=right|3,526||MBA||11. září 1988||Smolyan||V. Škodrov
|-
|(12247)||1988 RO11|| align=right|13,8|| align=right|3,032|| align=right|0,186|| align=right|1,29|| align=right|5,278||MBA||14. září 1988||Cerro Tololo||S. J. Bus
|-
|(12248)||1988 RX12|| align=right|13,1|| align=right|3,012|| align=right|0,110|| align=right|9,81|| align=right|5,226||MBA||14. září 1988||Cerro Tololo||S. J. Bus
|-
|(12249)||1988 SH2|| align=right|12,6|| align=right|2,994|| align=right|0,119|| align=right|11,36|| align=right|5,180||MBA||16. září 1988||Cerro Tololo||S. J. Bus
|-
|(12250)||1988 TT|| align=right|12,9|| align=right|3,003|| align=right|0,100|| align=right|10,83|| align=right|5,202||MBA||13. října 1988||Kushiro||S. Ueda; H. Kaneda
|-
|(12251)||1988 TO1|| align=right|13,9|| align=right|3,050|| align=right|0,248|| align=right|2,54|| align=right|5,327||MBA||9. října 1988||Gekko||Y. Oshima
|-
|(12252) Gwangju||1988 VT1|| align=right|13,0|| align=right|3,109|| align=right|0,237|| align=right|12,32|| align=right|5,482||MBA||8. listopadu 1988||Ayashi||M. Koishikawa
|-
|(12253)||1988 VG4|| align=right|12,4|| align=right|3,164|| align=right|0,162|| align=right|6,22|| align=right|5,627||MBA||3. listopadu 1988||Brorfelde||P. Jensen
|-
|(12254)||1988 XJ1|| align=right|12,6|| align=right|3,142|| align=right|0,049|| align=right|13,67|| align=right|5,568||MBA||7. prosince 1988||Okutama||T. Hioki; N. Kawasato
|-
|(12255)||1988 XR1|| align=right|13,5|| align=right|2,370|| align=right|0,107|| align=right|7,30|| align=right|3,648||MBA||7. prosince 1988||Yorii||M. Arai; H. Mori
|-
|(12256)||1989 CJ8|| align=right|13,7|| align=right|2,466|| align=right|0,196|| align=right|8,66|| align=right|3,872||MBA||8. února 1989||La Silla||H. Debehogne
|-
|(12257) Lassine||1989 GL4|| align=right|14,1|| align=right|2,540|| align=right|0,126|| align=right|13,51|| align=right|4,047||MBA||3. dubna 1989||La Silla||E. W. Elst
|-
|(12258) Oscarwilde||1989 GN4|| align=right|14,2|| align=right|2,592|| align=right|0,143|| align=right|2,82|| align=right|4,173||MBA||3. dubna 1989||La Silla||E. W. Elst
|-
|(12259) Szukalski||1989 SZ1|| align=right|14,6|| align=right|2,195|| align=right|0,161|| align=right|4,18|| align=right|3,252||MBA||26. září 1989||La Silla||E. W. Elst
|-
|(12260)||1989 SP11|| align=right|13,5|| align=right|2,937|| align=right|0,125|| align=right|0,86|| align=right|5,033||MBA||30. září 1989||La Silla||H. Debehogne
|-
|(12261) Ledouanier||1989 TY4|| align=right|15,2|| align=right|2,229|| align=right|0,158|| align=right|5,93|| align=right|3,327||MBA||7. října 1989||La Silla||E. W. Elst
|-
|(12262) Nishio||1989 UL|| align=right|13,1|| align=right|2,781|| align=right|0,138|| align=right|5,45|| align=right|4,638||MBA||21. října 1989||Kitami||K. Endate; K. Watanabe
|-
|(12263)||1989 YA4|| align=right|14,5|| align=right|2,276|| align=right|0,139|| align=right|0,34|| align=right|3,434||MBA||30. prosince 1989||Siding Spring||R. H. McNaught
|-
|(12264)||1990 CD|| align=right|13,8|| align=right|2,283|| align=right|0,108|| align=right|5,57|| align=right|3,449||MBA||1. února 1990||Dynic||A. Sugie
|-
|(12265)||1990 FG|| align=right|14,1|| align=right|1,912|| align=right|0,031|| align=right|25,74|| align=right|2,642||MBA||23. března 1990||Palomar||E. F. Helin
|-
|(12266)||1990 FL|| align=right|14,0|| align=right|2,387|| align=right|0,190|| align=right|24,17|| align=right|3,687||MBA||23. března 1990||Palomar||E. F. Helin
|-
|(12267)||1990 KN1|| align=right|15,7|| align=right|1,929|| align=right|0,071|| align=right|19,15|| align=right|2,679||MBA||31. května 1990||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(12268)||1990 OY1|| align=right|13,3|| align=right|2,598|| align=right|0,174|| align=right|5,82|| align=right|4,187||MBA||29. července 1990||Palomar||H. E. Holt
|-
|(12269)||1990 QR|| align=right|13,1|| align=right|2,619|| align=right|0,174|| align=right|13,55|| align=right|4,238||MBA||19. srpna 1990||Palomar||E. F. Helin
|-
|(12270) Bozar||1990 QR9|| align=right|14,8|| align=right|2,631|| align=right|0,157|| align=right|3,73|| align=right|4,267||MBA||16. srpna 1990||La Silla||E. W. Elst
|-
|(12271)||1990 RC2|| align=right|13,8|| align=right|2,728|| align=right|0,053|| align=right|4,31|| align=right|4,504||MBA||14. září 1990||Palomar||H. E. Holt
|-
|(12272)||1990 SZ3|| align=right|13,1|| align=right|2,669|| align=right|0,174|| align=right|11,65|| align=right|4,359||MBA||22. září 1990||Palomar||B. Roman
|-
|(12273)||1990 TS4|| align=right|13,0|| align=right|2,637|| align=right|0,063|| align=right|10,01|| align=right|4,281||MBA||9. října 1990||Siding Spring||R. H. McNaught
|-
|(12274)||1990 UJ1|| align=right|13,5|| align=right|2,682|| align=right|0,161|| align=right|13,09|| align=right|4,391||MBA||19. října 1990||Okutama||T. Hioki; S. Hayakawa
|-
|(12275) Marcelgoffin||1990 VS5|| align=right|12,9|| align=right|2,765|| align=right|0,153|| align=right|10,45|| align=right|4,597||MBA||15. listopadu 1990||La Silla||E. W. Elst
|-
|(12276)||1990 WW1|| align=right|13,9|| align=right|2,689|| align=right|0,144|| align=right|7,02|| align=right|4,409||MBA||18. listopadu 1990||La Silla||E. W. Elst
|-
|(12277)||1990 WN2|| align=right|13,0|| align=right|2,657|| align=right|0,135|| align=right|14,63|| align=right|4,331||MBA||17. listopadu 1990||Geisei||T. Seki
|-
|(12278)||1990 WQ2|| align=right|13,6|| align=right|2,685|| align=right|0,168|| align=right|6,62|| align=right|4,398||MBA||21. listopadu 1990||Kitami||K. Endate; K. Watanabe
|-
|(12279) Laon||1990 WP4|| align=right|12,5|| align=right|2,771|| align=right|0,094|| align=right|10,27|| align=right|4,612||MBA||16. listopadu 1990||La Silla||E. W. Elst
|-
|(12280) Reims||1990 WS4|| align=right|13,2|| align=right|2,746|| align=right|0,084|| align=right|3,05|| align=right|4,549||MBA||16. listopadu 1990||La Silla||E. W. Elst
|-
|(12281) Chaumont||1990 WA5|| align=right|13,1|| align=right|2,741|| align=right|0,017|| align=right|6,35|| align=right|4,536||MBA||16. listopadu 1990||La Silla||E. W. Elst
|-
|(12282) Crombecq||1991 BV1|| align=right|12,9|| align=right|2,719|| align=right|0,254|| align=right|8,17|| align=right|4,482||MBA||21. ledna 1991||Haute Provence||E. W. Elst
|-
|(12283)||1991 EC|| align=right|13,0|| align=right|2,890|| align=right|0,245|| align=right|7,48|| align=right|4,912||MBA||9. března 1991||Dynic||A. Sugie
|-
|(12284) Pohl||1991 FP|| align=right|12,6|| align=right|3,203|| align=right|0,185|| align=right|14,64|| align=right|5,731||MBA||17. března 1991||Palomar||E. F. Helin
|-
|(12285)||1991 FN2|| align=right|13,5|| align=right|3,002|| align=right|0,095|| align=right|3,80|| align=right|5,200||MBA||20. března 1991||La Silla||H. Debehogne
|-
|(12286)||1991 GY4|| align=right|14,6|| align=right|2,240|| align=right|0,065|| align=right|2,08|| align=right|3,352||MBA||8. dubna 1991||La Silla||E. W. Elst
|-
|(12287) Langres||1991 GH5|| align=right|13,8|| align=right|3,200|| align=right|0,129|| align=right|4,38|| align=right|5,722||MBA||8. dubna 1991||La Silla||E. W. Elst
|-
|(12288) Verdun||1991 GC6|| align=right|14,1|| align=right|2,206|| align=right|0,112|| align=right|7,19|| align=right|3,277||MBA||8. dubna 1991||La Silla||E. W. Elst
|-
|(12289) Carnot||1991 GP7|| align=right|14,1|| align=right|2,232|| align=right|0,094|| align=right|2,39|| align=right|3,335||MBA||8. dubna 1991||La Silla||E. W. Elst
|-
|(12290)||1991 LZ|| align=right|14,3|| align=right|2,417|| align=right|0,234|| align=right|10,87|| align=right|3,757||MBA||14. června 1991||Palomar||E. F. Helin
|-
|(12291) Gohnaumann||1991 LJ2|| align=right|12,5|| align=right|3,231|| align=right|0,068|| align=right|7,16|| align=right|5,808||MBA||6. června 1991||La Silla||E. W. Elst
|-
|(12292) Dalton||1991 LK2|| align=right|13,2|| align=right|3,150|| align=right|0,087|| align=right|6,22|| align=right|5,589||MBA||6. června 1991||La Silla||E. W. Elst
|-
|(12293)||1991 NV1|| align=right|13,9|| align=right|2,382|| align=right|0,122|| align=right|6,19|| align=right|3,677||MBA||13. července 1991||Palomar||H. E. Holt
|-
|(12294) Avogadro||1991 PQ2|| align=right|14,5|| align=right|2,371|| align=right|0,120|| align=right|1,98|| align=right|3,650||MBA||2. srpna 1991||La Silla||E. W. Elst
|-
|(12295) Tasso||1991 PE3|| align=right|14,4|| align=right|2,415|| align=right|0,211|| align=right|3,30|| align=right|3,752||MBA||2. srpna 1991||La Silla||E. W. Elst
|-
|(12296)||1991 PL13|| align=right|14,6|| align=right|2,453|| align=right|0,180|| align=right|1,64|| align=right|3,840||MBA||5. srpna 1991||Palomar||H. E. Holt
|-
|(12297)||1991 PT14|| align=right|14,2|| align=right|2,373|| align=right|0,048|| align=right|2,83|| align=right|3,655||MBA||6. srpna 1991||Palomar||H. E. Holt
|-
|(12298) Brecht||1991 PL17|| align=right|14,4|| align=right|2,424|| align=right|0,239|| align=right|8,20|| align=right|3,774||MBA||6. srpna 1991||Tautenburg||F. Borngen
|-
|(12299)||1991 PV17|| align=right|14,3|| align=right|2,398|| align=right|0,194|| align=right|3,03|| align=right|3,713||MBA||7. srpna 1991||Palomar||H. E. Holt
|-
|(12300)||1991 RX10|| align=right|14,1|| align=right|2,435|| align=right|0,102|| align=right|12,77|| align=right|3,800||MBA||10. září 1991||Palomar||H. E. Holt
|-
|(12301) Eötvös||1991 RR12|| align=right|15,1|| align=right|2,370|| align=right|0,236|| align=right|3,41|| align=right|3,648||MBA||4. září 1991||La Silla||E. W. Elst
|-
|(12302)||1991 RV17|| align=right|14,8|| align=right|2,426|| align=right|0,218|| align=right|2,04|| align=right|3,779||MBA||13. září 1991||Palomar||H. E. Holt
|-
|(12303)||1991 RB24|| align=right|14,7|| align=right|2,400|| align=right|0,214|| align=right|4,02|| align=right|3,718||MBA||11. září 1991||Palomar||H. E. Holt
|-
|(12304)||1991 SR1|| align=right|13,2|| align=right|2,607|| align=right|0,166|| align=right|12,80|| align=right|4,209||MBA||19. září 1991||Kiyosato||S. Otomo
|-
|(12305)||1991 TE1|| align=right|13,3|| align=right|2,561|| align=right|0,117|| align=right|14,72|| align=right|4,098||MBA||12. října 1991||Siding Spring||R. H. McNaught
|-
|(12306) Pebronstein||1991 TM14|| align=right|13,9|| align=right|2,446|| align=right|0,121|| align=right|3,72|| align=right|3,825||MBA||7. října 1991||Palomar||C. P. de Saint-Aignan
|-
|(12307)||1991 UA|| align=right|12,7|| align=right|3,981|| align=right|0,253|| align=right|2,36|| align=right|7,941||HLD||18. října 1991||Kushiro||S. Ueda; H. Kaneda
|-
|(12308)||1991 VB5|| align=right|13,4|| align=right|2,550|| align=right|0,121|| align=right|14,81|| align=right|4,070||MBA||4. listopadu 1991||Dynic||A. Sugie
|-
|(12309)||1992 DD3|| align=right|14,1|| align=right|2,720|| align=right|0,029|| align=right|0,72|| align=right|4,486||MBA||25. února 1992||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(12310) Londontario||1992 DE4|| align=right|14,2|| align=right|2,735|| align=right|0,187|| align=right|1,70|| align=right|4,522||MBA||29. února 1992||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(12311)||1992 EO6|| align=right|14,5|| align=right|2,655|| align=right|0,196|| align=right|5,44|| align=right|4,326||MBA||1. března 1992||La Silla||UESAC
|-
|(12312)||1992 EM8|| align=right|14,0|| align=right|2,745|| align=right|0,127|| align=right|7,04|| align=right|4,547||MBA||2. března 1992||La Silla||UESAC
|-
|(12313)||1992 EX10|| align=right|14,5|| align=right|2,815|| align=right|0,058|| align=right|6,00|| align=right|4,723||MBA||6. března 1992||La Silla||UESAC
|-
|(12314)||1992 EE14|| align=right|14,1|| align=right|2,765|| align=right|0,040|| align=right|3,54|| align=right|4,598||MBA||2. března 1992||La Silla||UESAC
|-
|(12315)||1992 FA2|| align=right|12,7|| align=right|2,740|| align=right|0,046|| align=right|6,33|| align=right|4,536||MBA||28. března 1992||Kushiro||S. Ueda; H. Kaneda
|-
|(12316)||1992 HG|| align=right|12,4|| align=right|3,093|| align=right|0,122|| align=right|7,97|| align=right|5,439||MBA||27. dubna 1992||Kiyosato||S. Otomo
|-
|(12317) Madicampbell||1992 HH1|| align=right|13,3|| align=right|2,794|| align=right|0,060|| align=right|3,78|| align=right|4,669||MBA||24. dubna 1992||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(12318) Kästner||1992 HD7|| align=right|13,3|| align=right|3,003|| align=right|0,206|| align=right|12,25|| align=right|5,203||MBA||30. dubna 1992||Tautenburg||F. Borngen
|-
|(12319)||1992 PC|| align=right|15,0|| align=right|2,200|| align=right|0,217|| align=right|4,79|| align=right|3,263||MBA||2. srpna 1992||Harvard||Oak Ridge Observatory
|-
|(12320) Loschmidt||1992 PH1|| align=right|15,2|| align=right|2,172|| align=right|0,102|| align=right|4,17|| align=right|3,200||MBA||8. srpna 1992||Caussols||E. W. Elst
|-
|(12321) Zurakowski||1992 PZ1|| align=right|15,1|| align=right|2,226|| align=right|0,216|| align=right|4,90|| align=right|3,319||MBA||4. srpna 1992||Palomar||H. E. Holt
|-
|(12322)||1992 QW|| align=right|15,1|| align=right|2,247|| align=right|0,204|| align=right|5,94|| align=right|3,368||MBA||31. srpna 1992||Palomar||E. F. Helin
|-
|(12323) Hackel||1992 RX|| align=right|13,9|| align=right|2,201|| align=right|0,154|| align=right|4,20|| align=right|3,264||MBA||4. září 1992||Tautenburg||F. Borngen; L. D. Schmadel
|-
|(12324) Van Rompaey||1992 RS3|| align=right|15,0|| align=right|2,261|| align=right|0,141|| align=right|2,35|| align=right|3,399||MBA||2. září 1992||La Silla||E. W. Elst
|-
|(12325)||1992 RH7|| align=right|14,4|| align=right|2,239|| align=right|0,081|| align=right|4,76|| align=right|3,350||MBA||2. září 1992||La Silla||E. W. Elst
|-
|(12326)||1992 SF|| align=right|14,5|| align=right|2,264|| align=right|0,188|| align=right|5,85|| align=right|3,405||MBA||21. září 1992||Kitami||K. Endate; K. Watanabe
|-
|(12327) Terbrüggen||1992 SX1|| align=right|15,3|| align=right|2,303|| align=right|0,112|| align=right|1,23|| align=right|3,494||MBA||21. září 1992||Tautenburg||L. D. Schmadel; F. Borngen
|-
|(12328)||1992 SK13|| align=right|14,6|| align=right|2,275|| align=right|0,181|| align=right|4,57|| align=right|3,431||MBA||26. září 1992||Dynic||A. Sugie
|-
|(12329) Liebermann||1992 SR23|| align=right|13,9|| align=right|2,393|| align=right|0,160|| align=right|4,32|| align=right|3,702||MBA||23. září 1992||Tautenburg||F. Borngen
|-
|(12330)||1992 UX2|| align=right|14,8|| align=right|2,252|| align=right|0,221|| align=right|5,98|| align=right|3,378||MBA||25. října 1992||Uenohara||N. Kawasato
|-
|(12331)||1992 UH6|| align=right|13,6|| align=right|2,221|| align=right|0,196|| align=right|6,24|| align=right|3,308||MBA||31. října 1992||Uenohara||N. Kawasato
|-
|(12332)||1992 UJ6|| align=right|14,3|| align=right|2,285|| align=right|0,198|| align=right|6,57|| align=right|3,453||MBA||31. října 1992||Uenohara||N. Kawasato
|-
|(12333)||1992 WJ2|| align=right|13,9|| align=right|2,328|| align=right|0,148|| align=right|7,13|| align=right|3,551||MBA||18. listopadu 1992||Kushiro||S. Ueda; H. Kaneda
|-
|(12334)||1992 WD3|| align=right|13,8|| align=right|2,266|| align=right|0,140|| align=right|5,44|| align=right|3,410||MBA||18. listopadu 1992||Dynic||A. Sugie
|-
|(12335)||1992 WJ3|| align=right|14,1|| align=right|2,314|| align=right|0,071|| align=right|5,75|| align=right|3,519||MBA||21. listopadu 1992||Geisei||T. Seki
|-
|(12336)||1992 WO3|| align=right|13,7|| align=right|2,310|| align=right|0,262|| align=right|20,87|| align=right|3,511||MBA||23. listopadu 1992||Oohira||T. Urata
|-
|(12337)||1992 WV3|| align=right|13,9|| align=right|2,324|| align=right|0,105|| align=right|5,39|| align=right|3,542||MBA||24. listopadu 1992||Yatsugatake||Y. Kushida; O. Muramatsu
|-
|(12338)||1992 XE|| align=right|13,4|| align=right|2,258|| align=right|0,105|| align=right|6,21|| align=right|3,392||MBA||14. prosince 1992||Kiyosato||S. Otomo
|-
|(12339) Carloo||1992 YW1|| align=right|14,1|| align=right|2,262|| align=right|0,113|| align=right|3,79|| align=right|3,402||MBA||18. prosince 1992||Caussols||E. W. Elst
|-
|(12340) Stalle||1992 YJ2|| align=right|13,9|| align=right|2,390|| align=right|0,132|| align=right|7,57|| align=right|3,693||MBA||18. prosince 1992||Caussols||E. W. Elst
|-
|(12341) Calevoet||1993 BN4|| align=right|14,8|| align=right|2,375|| align=right|0,223|| align=right|3,18|| align=right|3,660||MBA||27. ledna 1993||Caussols||E. W. Elst
|-
|(12342) Kudohmichiko||1993 BL12|| align=right|14,7|| align=right|2,363|| align=right|0,158|| align=right|4,11|| align=right|3,631||MBA||30. ledna 1993||Yatsugatake||Y. Kushida; O. Muramatsu
|-
|(12343) Martinbeech||1993 DT1|| align=right|14,8|| align=right|2,593|| align=right|0,246|| align=right|3,21|| align=right|4,176||MBA||26. února 1993||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(12344)||1993 FB1|| align=right|12,9|| align=right|2,569|| align=right|0,149|| align=right|8,65|| align=right|4,116||MBA||18. března 1993||Hidaka||S. Shirai; S. Hayakawa
|-
|(12345)||1993 FT8|| align=right|13,8|| align=right|2,448|| align=right|0,162|| align=right|3,36|| align=right|3,830||MBA||17. března 1993||La Silla||UESAC
|-
|(12346)||1993 FK25|| align=right|14,0|| align=right|2,470|| align=right|0,179|| align=right|2,12|| align=right|3,881||MBA||21. března 1993||La Silla||UESAC
|-
|(12347)||1993 FW37|| align=right|14,0|| align=right|2,604|| align=right|0,113|| align=right|11,79|| align=right|4,202||MBA||19. března 1993||La Silla||UESAC
|-
|(12348)||1993 FX40|| align=right|14,3|| align=right|2,655|| align=right|0,097|| align=right|13,66|| align=right|4,326||MBA||19. března 1993||La Silla||UESAC
|-
|(12349)||1993 GO|| align=right|13,3|| align=right|2,537|| align=right|0,187|| align=right|13,59|| align=right|4,040||MBA||14. dubna 1993||Dynic||A. Sugie
|-
|(12350) Feuchtwanger||1993 HA6|| align=right|13,6|| align=right|2,548|| align=right|0,160|| align=right|6,31|| align=right|4,065||MBA||23. dubna 1993||Tautenburg||F. Borngen
|-
|(12351)||1993 JD|| align=right|13,2|| align=right|2,598|| align=right|0,113|| align=right|12,50|| align=right|4,186||MBA||14. května 1993||Kiyosato||S. Otomo
|-
|(12352) Jepejacobsen||1993 OX6|| align=right|12,0|| align=right|3,028|| align=right|0,118|| align=right|15,92|| align=right|5,267||MBA||20. července 1993||La Silla||E. W. Elst
|-
|(12353)||1993 OR9|| align=right|13,2|| align=right|2,920|| align=right|0,017|| align=right|2,49|| align=right|4,989||MBA||20. července 1993||La Silla||E. W. Elst
|-
|(12354) Hemmerechts||1993 QD3|| align=right|13,4|| align=right|3,069|| align=right|0,054|| align=right|9,98|| align=right|5,375||MBA||18. srpna 1993||Caussols||E. W. Elst
|-
|(12355)||1993 QU3|| align=right|13,5|| align=right|2,846|| align=right|0,067|| align=right|1,71|| align=right|4,800||MBA||18. srpna 1993||Caussols||E. W. Elst
|-
|(12356) Carlscheele||1993 RM14|| align=right|13,3|| align=right|2,937|| align=right|0,103|| align=right|1,61|| align=right|5,033||MBA||15. září 1993||La Silla||E. W. Elst
|-
|(12357)||1993 ST1|| align=right|12,9|| align=right|3,132|| align=right|0,096|| align=right|11,23|| align=right|5,541||MBA||16. září 1993||Kitami||K. Endate; K. Watanabe
|-
|(12358)||1993 SO2|| align=right|13,7|| align=right|2,792|| align=right|0,114|| align=right|7,61|| align=right|4,664||MBA||22. září 1993||Stroncone||A. Vagnozzi
|-
|(12359) Cajigal||1993 SN3|| align=right|12,6|| align=right|3,196|| align=right|0,161|| align=right|0,94|| align=right|5,712||MBA||22. září 1993||Merida||O. A. Naranjo
|-
|(12360) Unilandes||1993 SQ3|| align=right|12,9|| align=right|3,204|| align=right|0,196|| align=right|2,39|| align=right|5,734||MBA||22. září 1993||Merida||O. A. Naranjo
|-
|(12361)||1993 TB|| align=right|13,7|| align=right|3,117|| align=right|0,188|| align=right|2,69|| align=right|5,502||MBA||9. října 1993||Uenohara||N. Kawasato
|-
|(12362)||1993 TS1|| align=right|13,0|| align=right|3,130|| align=right|0,102|| align=right|13,98|| align=right|5,536||MBA||15. října 1993||Kitami||K. Endate; K. Watanabe
|-
|(12363) Marinmarais||1993 TA24|| align=right|13,1|| align=right|3,170|| align=right|0,124|| align=right|2,62|| align=right|5,644||MBA||9. října 1993||La Silla||E. W. Elst
|-
|(12364) Asadagouryu||1993 XQ1|| align=right|14,7|| align=right|2,166|| align=right|0,052|| align=right|2,17|| align=right|3,188||MBA||15. prosince 1993||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(12365) Yoshitoki||1993 YD|| align=right|12,7|| align=right|3,175|| align=right|0,023|| align=right|14,80|| align=right|5,656||MBA||17. prosince 1993||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(12366)||1994 CD8|| align=right|13,9|| align=right|2,285|| align=right|0,114|| align=right|3,43|| align=right|3,453||MBA||8. února 1994||Merida||O. A. Naranjo
|-
|(12367)||1994 CN8|| align=right|14,5|| align=right|2,250|| align=right|0,142|| align=right|2,31|| align=right|3,374||MBA||8. února 1994||Merida||O. A. Naranjo
|-
|(12368) Mutsaers||1994 CM11|| align=right|14,2|| align=right|2,354|| align=right|0,206|| align=right|1,99|| align=right|3,611||MBA||7. února 1994||La Silla||E. W. Elst
|-
|(12369) Pirandello||1994 CJ16|| align=right|14,0|| align=right|2,293|| align=right|0,089|| align=right|4,97|| align=right|3,472||MBA||8. února 1994||La Silla||E. W. Elst
|-
|(12370) Kageyasu||1994 GB9|| align=right|14,3|| align=right|2,302|| align=right|0,129|| align=right|2,42|| align=right|3,491||MBA||11. dubna 1994||Kushiro||S. Ueda; H. Kaneda
|-
|(12371)||1994 GL9|| align=right|14,5|| align=right|2,283|| align=right|0,101|| align=right|3,52|| align=right|3,450||MBA||14. dubna 1994||Kiyosato||S. Otomo
|-
|(12372) Kagesuke||1994 JF|| align=right|14,5|| align=right|2,278|| align=right|0,103|| align=right|4,21|| align=right|3,438||MBA||6. května 1994||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(12373) Lancearmstrong||1994 JE9|| align=right|14,0|| align=right|2,451|| align=right|0,114|| align=right|6,76|| align=right|3,838||MBA||15. května 1994||Palomar||C. P. de Saint-Aignan
|-
|(12374) Rakhat||1994 JG9|| align=right|14,0|| align=right|2,553|| align=right|0,307|| align=right|8,98|| align=right|4,079||MBA||15. května 1994||Palomar||C. P. de Saint-Aignan
|-
|(12375)||1994 NO1|| align=right|13,9|| align=right|2,261|| align=right|0,178|| align=right|5,00|| align=right|3,400||MBA||8. července 1994||Caussols||E. W. Elst
|-
|(12376)||1994 NW1|| align=right|13,6|| align=right|2,566|| align=right|0,246|| align=right|6,60|| align=right|4,110||MBA||8. července 1994||Caussols||E. W. Elst
|-
|(12377)||1994 PP|| align=right|12,7|| align=right|2,766|| align=right|0,296|| align=right|33,38|| align=right|4,600||MBA||11. srpna 1994||Palomar||E. F. Helin
|-
|(12378)||1994 PK1|| align=right|14,0|| align=right|2,706|| align=right|0,330|| align=right|16,85|| align=right|4,450||MBA||15. srpna 1994||Siding Spring||R. H. McNaught
|-
|(12379) Thulin||1994 PQ11|| align=right|13,8|| align=right|2,705|| align=right|0,073|| align=right|3,42|| align=right|4,448||MBA||10. srpna 1994||La Silla||E. W. Elst
|-
|(12380) Sciascia||1994 PB14|| align=right|13,3|| align=right|2,717|| align=right|0,062|| align=right|5,35|| align=right|4,479||MBA||10. srpna 1994||La Silla||E. W. Elst
|-
|(12381) Hugoclaus||1994 PH30|| align=right|13,4|| align=right|2,771|| align=right|0,098|| align=right|9,07|| align=right|4,611||MBA||12. srpna 1994||La Silla||E. W. Elst
|-
|(12382) Niagara Falls||1994 SO5|| align=right|14,5|| align=right|2,785|| align=right|0,046|| align=right|1,00|| align=right|4,646||MBA||28. září 1994||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(12383)||1994 TF1|| align=right|13,5|| align=right|3,076|| align=right|0,135|| align=right|8,29|| align=right|5,394||MBA||2. října 1994||Kitami||K. Endate; K. Watanabe
|-
|(12384) Luigimartella||1994 TC2|| align=right|12,8|| align=right|2,988|| align=right|0,097|| align=right|9,88|| align=right|5,164||MBA||10. října 1994||Colleverde||V. S. Casulli
|-
|(12385)||1994 UO|| align=right|13,5|| align=right|2,895|| align=right|0,085|| align=right|2,76|| align=right|4,925||MBA||31. října 1994||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(12386) Nikolova||1994 UK5|| align=right|13,4|| align=right|2,842|| align=right|0,146|| align=right|3,15|| align=right|4,790||MBA||28. října 1994||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(12387)||1994 UT11|| align=right|12,6|| align=right|2,739|| align=right|0,063|| align=right|17,02|| align=right|4,533||MBA||28. října 1994||Kitami||K. Endate; K. Watanabe
|-
|(12388)||1994 VT6|| align=right|13,5|| align=right|2,928|| align=right|0,120|| align=right|3,07|| align=right|5,009||MBA||1. listopadu 1994||Kitami||K. Endate; K. Watanabe
|-
|(12389)||1994 WU|| align=right|12,5|| align=right|3,094|| align=right|0,156|| align=right|13,11|| align=right|5,442||MBA||25. listopadu 1994||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(12390)||1994 WB1|| align=right|14,8|| align=right|1,856|| align=right|0,152|| align=right|24,82|| align=right|2,527||MBA||27. listopadu 1994||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(12391)||1994 WE2|| align=right|13,1|| align=right|2,751|| align=right|0,215|| align=right|9,11|| align=right|4,563||MBA||26. listopadu 1994||Kitami||K. Endate; K. Watanabe
|-
|(12392)||1994 WR2|| align=right|13,3|| align=right|2,786|| align=right|0,229|| align=right|9,02|| align=right|4,649||MBA||30. listopadu 1994||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(12393)||1994 YC1|| align=right|13,2|| align=right|3,088|| align=right|0,106|| align=right|0,42|| align=right|5,425||MBA||28. prosince 1994||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(12394)||1995 BQ|| align=right|13,7|| align=right|3,167|| align=right|0,240|| align=right|1,26|| align=right|5,635||MBA||23. ledna 1995||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(12395) Richnelson||1995 CD2|| align=right|12,0|| align=right|3,235|| align=right|0,045|| align=right|21,13|| align=right|5,817||MBA||8. února 1995||Siding Spring||D. J. Asher
|-
|(12396)||1995 DL1|| align=right|12,7|| align=right|3,160|| align=right|0,301|| align=right|20,15|| align=right|5,617||MBA||24. února 1995||Catalina Station||C. W. Hergenrother
|-
|(12397) Peterbrown||1995 FV14|| align=right|12,9|| align=right|3,173|| align=right|0,104|| align=right|8,68|| align=right|5,650||MBA||27. března 1995||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(12398) Pickhardt||1995 KJ3|| align=right|15,8|| align=right|2,163|| align=right|0,130|| align=right|1,06|| align=right|3,181||MBA||25. května 1995||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(12399) Bartolini||1995 OD|| align=right|15,0|| align=right|2,295|| align=right|0,053|| align=right|1,29|| align=right|3,476||MBA||19. července 1995||San Marcello||A. Boattini; L. Tesi
|-
|(12400) Katumaru||1995 OA1|| align=right|14,3|| align=right|2,342|| align=right|0,170|| align=right|5,84|| align=right|3,583||MBA||28. července 1995||Nanyo||T. Okuni
|-
|(12401) Tucholsky||1995 OG10|| align=right|15,2|| align=right|2,394|| align=right|0,178|| align=right|1,94|| align=right|3,704||MBA||21. července 1995||Tautenburg||F. Borngen
|-
|(12402)||1995 PK|| align=right|14,4|| align=right|2,228|| align=right|0,130|| align=right|5,21|| align=right|3,326||MBA||3. srpna 1995||Kiyosato||S. Otomo
|-
|(12403)||1995 QD3|| align=right|13,9|| align=right|2,416|| align=right|0,194|| align=right|1,98|| align=right|3,754||MBA||31. srpna 1995||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(12404)||1995 QW3|| align=right|14,5|| align=right|2,315|| align=right|0,152|| align=right|21,02|| align=right|3,521||MBA||31. srpna 1995||Catalina Station||T. B. Spahr
|-
|(12405)||1995 RK|| align=right|15,1|| align=right|2,373|| align=right|0,114|| align=right|5,20|| align=right|3,655||MBA||15. září 1995||Sormano||F. Manca; V. Giuliani
|-
|(12406) Zvíkov||1995 SZ1|| align=right|14,9|| align=right|2,327|| align=right|0,149|| align=right|2,70|| align=right|3,549||MBA||25. září 1995||Kleť||M. Tichý; Z. Moravec
|-
|(12407) Riccardi||1995 SC2|| align=right|14,3|| align=right|2,404|| align=right|0,126|| align=right|6,73|| align=right|3,728||MBA||23. září 1995||Bologna||Osservatorio San Vittore
|-
|(12408) Fujioka||1995 SP2|| align=right|15,1|| align=right|2,396|| align=right|0,151|| align=right|7,80|| align=right|3,708||MBA||20. září 1995||Kuma Kogen||A. Nakamura
|-
|(12409) Bukovanská||1995 SL3|| align=right|15,7|| align=right|2,427|| align=right|0,182|| align=right|0,62|| align=right|3,780||MBA||28. září 1995||Kleť||Klet
|-
|(12410)||1995 SM3|| align=right|14,5|| align=right|2,426|| align=right|0,166|| align=right|8,13|| align=right|3,779||MBA||26. září 1995||Sormano||P. Sicoli; P. Ghezzi
|-
|(12411)||1995 SQ3|| align=right|13,7|| align=right|2,326|| align=right|0,080|| align=right|5,72|| align=right|3,547||MBA||20. září 1995||Kitami||K. Endate; K. Watanabe
|-
|(12412)||1995 ST4|| align=right|13,6|| align=right|2,366|| align=right|0,150|| align=right|6,92|| align=right|3,640||MBA||20. září 1995||Kitami||K. Endate; K. Watanabe
|-
|(12413)||1995 SQ29|| align=right|14,6|| align=right|2,431|| align=right|0,191|| align=right|3,86|| align=right|3,789||MBA||26. září 1995||Zelenchukskaya Stn||T. V. Krjačko
|-
|(12414) Bure||1995 SR29|| align=right|14,6|| align=right|2,424|| align=right|0,200|| align=right|2,27|| align=right|3,774||MBA||26. září 1995||Zelenchukskaya Stn||T. V. Krjačko
|-
|(12415)||1995 SW52|| align=right|13,9|| align=right|2,283|| align=right|0,165|| align=right|4,71|| align=right|3,449||MBA||22. září 1995||Kitami||K. Endate; K. Watanabe
|-
|(12416)||1995 TS|| align=right|14,3|| align=right|2,427|| align=right|0,185|| align=right|0,61|| align=right|3,780||MBA||2. října 1995||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(12417)||1995 TC8|| align=right|14,3|| align=right|2,276|| align=right|0,162|| align=right|5,43|| align=right|3,432||MBA||2. října 1995||Kiyosato||S. Otomo
|-
|(12418)||1995 UX2|| align=right|13,5|| align=right|2,976|| align=right|0,129|| align=right|11,66|| align=right|5,132||MBA||23. října 1995||Xinglong||Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|(12419)||1995 UP4|| align=right|13,4|| align=right|2,415|| align=right|0,137|| align=right|7,96|| align=right|3,753||MBA||25. října 1995||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(12420)||1995 UT4|| align=right|13,5|| align=right|2,555|| align=right|0,141|| align=right|14,22|| align=right|4,084||MBA||25. října 1995||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(12421) Zhenya||1995 UH5|| align=right|14,0|| align=right|2,451|| align=right|0,123|| align=right|5,56|| align=right|3,836||MBA||16. října 1995||Zelenchukskaya Stn||T. V. Krjačko
|-
|(12422)||1995 US8|| align=right|13,0|| align=right|2,402|| align=right|0,086|| align=right|12,10|| align=right|3,721||MBA||27. října 1995||Kushiro||S. Ueda; H. Kaneda
|-
|(12423) Slotin||1995 UQ16|| align=right|13,9|| align=right|2,580|| align=right|0,170|| align=right|4,84|| align=right|4,143||MBA||17. října 1995||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(12424)||1995 VM|| align=right|13,0|| align=right|2,621|| align=right|0,125|| align=right|14,77|| align=right|4,243||MBA||2. listopadu 1995||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(12425)||1995 VG2|| align=right|14,0|| align=right|2,316|| align=right|0,141|| align=right|7,89|| align=right|3,524||MBA||12. listopadu 1995||Nachi-Katsuura||Y. Shimizu; T. Urata
|-
|(12426) Racquetball||1995 VL2|| align=right|14,0|| align=right|2,362|| align=right|0,072|| align=right|3,60|| align=right|3,630||MBA||14. listopadu 1995||Haleakala||AMOS
|-
|(12427)||1995 WM3|| align=right|15,0|| align=right|2,584|| align=right|0,123|| align=right|1,51|| align=right|4,154||MBA||21. listopadu 1995||Farra d'Isonzo||Farra d'Isonzo
|-
|(12428)||1995 WJ5|| align=right|12,8|| align=right|2,582|| align=right|0,083|| align=right|8,55|| align=right|4,148||MBA||24. listopadu 1995||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(12429)||1995 WH7|| align=right|14,3|| align=right|2,413|| align=right|0,145|| align=right|3,10|| align=right|3,748||MBA||26. listopadu 1995||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(12430)||1995 XB2|| align=right|13,8|| align=right|2,353|| align=right|0,039|| align=right|2,16|| align=right|3,608||MBA||14. prosince 1995||Xinglong||Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|(12431) Webster||1995 YY10|| align=right|13,8|| align=right|2,555|| align=right|0,085|| align=right|15,65|| align=right|4,084||MBA||18. prosince 1995||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(12432)||1996 AR1|| align=right|13,0|| align=right|3,049|| align=right|0,045|| align=right|9,38|| align=right|5,324||MBA||12. ledna 1996||Chichibu||N. Sato; T. Urata
|-
|(12433) Barbieri||1996 AF4|| align=right|14,9|| align=right|2,624|| align=right|0,242|| align=right|6,08|| align=right|4,250||MBA||15. ledna 1996||Cima Ekar||M. Tombelli; U. Munari
|-
|(12434)||1996 BM|| align=right|14,2|| align=right|2,743|| align=right|0,129|| align=right|2,74|| align=right|4,541||MBA||16. ledna 1996||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(12435)||1996 BX|| align=right|13,4|| align=right|2,895|| align=right|0,016|| align=right|3,27|| align=right|4,926||MBA||17. ledna 1996||Kitami||K. Endate; K. Watanabe
|-
|(12436)||1996 BY1|| align=right|12,9|| align=right|2,787|| align=right|0,173|| align=right|8,87|| align=right|4,653||MBA||24. ledna 1996||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(12437) Westlane||1996 BN6|| align=right|13,8|| align=right|3,001|| align=right|0,172|| align=right|4,03|| align=right|5,198||MBA||18. ledna 1996||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(12438)||1996 CZ|| align=right|14,5|| align=right|2,606|| align=right|0,263|| align=right|5,53|| align=right|4,207||MBA||9. února 1996||Cloudcroft||W. Offutt
|-
|(12439) Okasaki||1996 CA3|| align=right|12,3|| align=right|3,148|| align=right|0,123|| align=right|2,20|| align=right|5,586||MBA||15. února 1996||Nanyo||T. Okuni
|-
|(12440)||1996 CF3|| align=right|12,6|| align=right|3,063|| align=right|0,040|| align=right|12,07|| align=right|5,360||MBA||11. února 1996||Kitami||K. Endate; K. Watanabe
|-
|(12441)||1996 DV|| align=right|13,4|| align=right|3,165|| align=right|0,046|| align=right|11,80|| align=right|5,631||MBA||19. února 1996||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(12442) Beltramemass||1996 DO1|| align=right|12,3|| align=right|3,028|| align=right|0,140|| align=right|10,32|| align=right|5,268||MBA||23. února 1996||Stroncone||Stroncone
|-
|(12443) Paulsydney||1996 EQ2|| align=right|12,3|| align=right|3,109|| align=right|0,212|| align=right|17,50|| align=right|5,482||MBA||15. března 1996||Haleakala||AMOS
|-
|(12444) Prothoon||1996 GE19|| align=right|10,1|| align=right|5,262|| align=right|0,072|| align=right|30,80|| align=right|12,07||JUT||15. dubna 1996||La Silla||E. W. Elst
|-
|(12445) Sirataka||1996 HE2|| align=right|12,7|| align=right|3,111|| align=right|0,032|| align=right|10,11|| align=right|5,485||MBA||24. dubna 1996||Nanyo||T. Okuni
|-
|(12446) Juliabryant||1996 PZ6|| align=right|15,0|| align=right|1,947|| align=right|0,117|| align=right|23,82|| align=right|2,717||MBA||15. srpna 1996||Macquarie||R. H. McNaught; J. B. Child
|-
|(12447) Yatescup||1996 XA12|| align=right|14,2|| align=right|2,165|| align=right|0,208|| align=right|5,41|| align=right|3,184||MBA||4. prosince 1996||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(12448) Mr. Tompkins||1996 XW18|| align=right|14,3|| align=right|2,296|| align=right|0,131|| align=right|7,78|| align=right|3,479||MBA||12. prosince 1996||Kleť||M. Tichý; Z. Moravec
|-
|(12449)||1996 XL31|| align=right|13,9|| align=right|2,330|| align=right|0,108|| align=right|4,00|| align=right|3,556||MBA||14. prosince 1996||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(12450)||1996 YD|| align=right|13,9|| align=right|2,260|| align=right|0,090|| align=right|2,49|| align=right|3,396||MBA||20. prosince 1996||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(12451)||1996 YF|| align=right|14,3|| align=right|2,258|| align=right|0,122|| align=right|5,73|| align=right|3,392||MBA||20. prosince 1996||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(12452)||1996 YO|| align=right|15,0|| align=right|2,173|| align=right|0,091|| align=right|2,09|| align=right|3,202||MBA||20. prosince 1996||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(12453)||1996 YY|| align=right|13,2|| align=right|2,548|| align=right|0,263|| align=right|10,26|| align=right|4,067||MBA||20. prosince 1996||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(12454)||1996 YO1|| align=right|14,5|| align=right|2,421|| align=right|0,121|| align=right|1,55|| align=right|3,767||MBA||18. prosince 1996||Xinglong||Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|(12455)||1997 AR|| align=right|14,6|| align=right|2,410|| align=right|0,142|| align=right|2,09|| align=right|3,740||MBA||2. ledna 1997||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(12456)||1997 AC1|| align=right|14,6|| align=right|2,475|| align=right|0,083|| align=right|2,52|| align=right|3,894||MBA||2. ledna 1997||Chichibu||N. Sato
|-
|(12457)||1997 AK1|| align=right|14,0|| align=right|2,276|| align=right|0,080|| align=right|5,41|| align=right|3,433||MBA||2. ledna 1997||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(12458)||1997 AR1|| align=right|14,2|| align=right|2,407|| align=right|0,172|| align=right|3,37|| align=right|3,734||MBA||2. ledna 1997||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(12459)||1997 AQ4|| align=right|14,9|| align=right|2,296|| align=right|0,085|| align=right|5,03|| align=right|3,477||MBA||6. ledna 1997||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(12460) Mando||1997 AF5|| align=right|14,9|| align=right|2,281|| align=right|0,160|| align=right|7,57|| align=right|3,444||MBA||3. ledna 1997||Chichibu||N. Sato
|-
|(12461)||1997 AM5|| align=right|14,3|| align=right|2,334|| align=right|0,141|| align=right|3,60|| align=right|3,564||MBA||7. ledna 1997||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(12462)||1997 AO5|| align=right|13,4|| align=right|2,529|| align=right|0,199|| align=right|5,75|| align=right|4,020||MBA||7. ledna 1997||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(12463)||1997 AL7|| align=right|13,7|| align=right|2,385|| align=right|0,085|| align=right|4,25|| align=right|3,682||MBA||9. ledna 1997||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(12464) Manhattan||1997 AH8|| align=right|14,4|| align=right|2,296|| align=right|0,059|| align=right|7,36|| align=right|3,478||MBA||2. ledna 1997||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(12465) Perth Amboy||1997 AD10|| align=right|14,8|| align=right|2,408|| align=right|0,198|| align=right|4,14|| align=right|3,737||MBA||3. ledna 1997||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(12466)||1997 AS12|| align=right|13,7|| align=right|2,441|| align=right|0,178|| align=right|9,57|| align=right|3,812||MBA||10. ledna 1997||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(12467)||1997 AX17|| align=right|14,6|| align=right|2,126|| align=right|0,043|| align=right|3,32|| align=right|3,100||MBA||15. ledna 1997||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(12468) Zachotín||1997 AE18|| align=right|14,7|| align=right|2,219|| align=right|0,134|| align=right|6,22|| align=right|3,304||MBA||14. ledna 1997||Ondřejov||L. Šarounová
|-
|(12469)||1997 AW18|| align=right|14,6|| align=right|2,285|| align=right|0,089|| align=right|5,70|| align=right|3,453||MBA||9. ledna 1997||Chichibu||N. Sato
|-
|(12470) Pinotti||1997 BC9|| align=right|14,4|| align=right|2,232|| align=right|0,234|| align=right|4,24|| align=right|3,334||MBA||31. ledna 1997||Cima Ekar||M. Tombelli
|-
|(12471) Larryscherr||1997 CZ6|| align=right|14,8|| align=right|2,438|| align=right|0,211|| align=right|2,41|| align=right|3,806||MBA||6. února 1997||Haleakala||NEAT
|-
|(12472) Samadhi||1997 CW11|| align=right|16,6|| align=right|2,389|| align=right|0,130|| align=right|3,00|| align=right|3,691||MBA||3. února 1997||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(12473) Levi-Civita||1997 CM19|| align=right|13,9|| align=right|2,681|| align=right|0,168|| align=right|13,55|| align=right|4,390||MBA||10. února 1997||Prescott||P. G. Comba
|-
|(12474)||1997 CZ19|| align=right|13,9|| align=right|2,299|| align=right|0,081|| align=right|3,83|| align=right|3,486||MBA||12. února 1997||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(12475)||1997 CC20|| align=right|14,0|| align=right|2,714|| align=right|0,127|| align=right|4,08|| align=right|4,470||MBA||12. února 1997||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(12476)||1997 EU2|| align=right|14,8|| align=right|2,394|| align=right|0,146|| align=right|3,01|| align=right|3,704||MBA||4. března 1997||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(12477) Haiku||1997 EY20|| align=right|14,2|| align=right|2,436|| align=right|0,129|| align=right|2,10|| align=right|3,801||MBA||4. března 1997||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(12478) Suzukiseiji||1997 EX25|| align=right|14,9|| align=right|2,350|| align=right|0,160|| align=right|2,80|| align=right|3,601||MBA||7. března 1997||Nanyo||T. Okuni
|-
|(12479) Ohshimaosamu||1997 EG27|| align=right|15,0|| align=right|2,285|| align=right|0,044|| align=right|5,94|| align=right|3,453||MBA||5. března 1997||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(12480)||1997 EW45|| align=right|14,0|| align=right|2,538|| align=right|0,187|| align=right|7,08|| align=right|4,044||MBA||9. března 1997||Xinglong||Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|(12481) Streuvels||1997 EW47|| align=right|13,4|| align=right|2,780|| align=right|0,159|| align=right|9,13|| align=right|4,635||MBA||12. března 1997||La Silla||E. W. Elst
|-
|(12482) Pajka||1997 FG1|| align=right|14,2|| align=right|2,416|| align=right|0,162|| align=right|8,64|| align=right|3,756||MBA||23. března 1997||Modra||A. Galád; A. Pravda
|-
|(12483)||1997 FW1|| align=right|13,5|| align=right|2,911|| align=right|0,128|| align=right|12,01|| align=right|4,966||MBA||28. března 1997||Xinglong||Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|(12484)||1997 FO3|| align=right|14,5|| align=right|2,766|| align=right|0,115|| align=right|3,51|| align=right|4,600||MBA||31. března 1997||Socorro||LINEAR
|-
|(12485) Jenniferharris||1997 GO1|| align=right|14,3|| align=right|2,428|| align=right|0,194|| align=right|1,97|| align=right|3,782||MBA||7. dubna 1997||Haleakala||NEAT
|-
|(12486)||1997 GP6|| align=right|14,3|| align=right|2,415|| align=right|0,078|| align=right|4,83|| align=right|3,752||MBA||2. dubna 1997||Socorro||LINEAR
|-
|(12487)||1997 GJ8|| align=right|13,3|| align=right|3,079|| align=right|0,093|| align=right|10,14|| align=right|5,401||MBA||2. dubna 1997||Socorro||LINEAR
|-
|(12488)||1997 GD15|| align=right|14,2|| align=right|2,729|| align=right|0,083|| align=right|1,55|| align=right|4,508||MBA||3. dubna 1997||Socorro||LINEAR
|-
|(12489)||1997 GR36|| align=right|14,4|| align=right|2,579|| align=right|0,195|| align=right|5,62|| align=right|4,140||MBA||7. dubna 1997||Socorro||LINEAR
|-
|(12490) Leiden||1997 JB13|| align=right|14,3|| align=right|3,207|| align=right|0,117|| align=right|0,95|| align=right|5,742||MBA||3. května 1997||La Silla||E. W. Elst
|-
|(12491) Musschenbroek||1997 JE15|| align=right|13,4|| align=right|2,898|| align=right|0,053|| align=right|2,81|| align=right|4,932||MBA||3. května 1997||La Silla||E. W. Elst
|-
|(12492)||1997 JP16|| align=right|12,9|| align=right|2,867|| align=right|0,046|| align=right|3,55|| align=right|4,853||MBA||3. května 1997||La Silla||E. W. Elst
|-
|(12493) Minkowski||1997 PM1|| align=right|13,4|| align=right|3,163|| align=right|0,092|| align=right|6,68|| align=right|5,626||MBA||4. srpna 1997||Prescott||P. G. Comba
|-
|(12494) Doughamilton||1998 DH11|| align=right|14,9|| align=right|1,923|| align=right|0,032|| align=right|24,74|| align=right|2,667||MBA||25. února 1998||Haleakala||NEAT
|-
|(12495)||1998 FJ|| align=right|15,3|| align=right|2,154|| align=right|0,148|| align=right|1,18|| align=right|3,161||MBA||18. března 1998||Woomera||F. B. Zoltowski
|-
|(12496) Ekholm||1998 FF9|| align=right|14,4|| align=right|2,444|| align=right|0,189|| align=right|3,84|| align=right|3,819||MBA||22. března 1998||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(12497)||1998 FQ14|| align=right|14,7|| align=right|2,677|| align=right|0,293|| align=right|6,89|| align=right|4,379||MBA||26. března 1998||Caussols||ODAS
|-
|(12498) Dragesco||1998 FY14|| align=right|13,8|| align=right|2,666|| align=right|0,256|| align=right|13,23|| align=right|4,353||MBA||26. března 1998||Caussols||ODAS
|-
|(12499)||1998 FR47|| align=right|13,9|| align=right|2,213|| align=right|0,229|| align=right|6,79|| align=right|3,292||MBA||20. března 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(12500) Desngai||1998 FB49|| align=right|14,9|| align=right|2,212|| align=right|0,177|| align=right|2,15|| align=right|3,288||MBA||20. března 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(12501) Nord||1998 FL66|| align=right|14,2|| align=right|2,330|| align=right|0,198|| align=right|00,78|| align=right|3,556||MBA||20. března 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(12502)||1998 FO68|| align=right|14,5|| align=right|2,405|| align=right|0,212|| align=right|1,85|| align=right|3,729||MBA||20. března 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(12503)||1998 FC75|| align=right|13,9|| align=right|2,757|| align=right|0,128|| align=right|8,74|| align=right|4,578||MBA||24. března 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(12504) Nuest||1998 FS75|| align=right|14,2|| align=right|2,389|| align=right|0,152|| align=right|5,97|| align=right|3,691||MBA||24. března 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(12505)||1998 FN77|| align=right|14,1|| align=right|2,187|| align=right|0,213|| align=right|5,25|| align=right|3,233||MBA||24. března 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(12506) Pariser||1998 FR108|| align=right|14,6|| align=right|2,492|| align=right|0,040|| align=right|6,13|| align=right|3,934||MBA||31. března 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(12507)||1998 FZ109|| align=right|13,4|| align=right|2,794|| align=right|0,205|| align=right|7,03|| align=right|4,670||MBA||31. března 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(12508)||1998 FZ113|| align=right|14,0|| align=right|2,415|| align=right|0,165|| align=right|6,96|| align=right|3,752||MBA||31. března 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(12509) Pathak||1998 FY117|| align=right|14,9|| align=right|2,309|| align=right|0,172|| align=right|3,82|| align=right|3,507||MBA||31. března 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(12510)||1998 FM121|| align=right|14,7|| align=right|2,401|| align=right|0,218|| align=right|3,87|| align=right|3,719||MBA||20. března 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(12511) Patil||1998 FQ121|| align=right|14,6|| align=right|2,298|| align=right|0,186|| align=right|00,21|| align=right|3,482||MBA||20. března 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(12512)||1998 HW7|| align=right|14,6|| align=right|2,270|| align=right|0,191|| align=right|5,08|| align=right|3,419||MBA||21. dubna 1998||Višnjan||Visnjan
|-
|(12513) Niven||1998 HC20|| align=right|15,1|| align=right|2,153|| align=right|0,179|| align=right|2,25|| align=right|3,158||MBA||27. dubna 1998||Prescott||P. G. Comba
|-
|(12514) Schommer||1998 HM26|| align=right|14,4|| align=right|2,550|| align=right|0,167|| align=right|5,32|| align=right|4,071||MBA||20. dubna 1998||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(12515) Suiseki||1998 HE43|| align=right|14,2|| align=right|2,439|| align=right|0,138|| align=right|4,96|| align=right|3,808||MBA||30. dubna 1998||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(12516)||1998 HB45|| align=right|14,8|| align=right|2,194|| align=right|0,079|| align=right|4,90|| align=right|3,250||MBA||20. dubna 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(12517) Grayzeck||1998 HD52|| align=right|15,9|| align=right|2,349|| align=right|0,196|| align=right|00,66|| align=right|3,600||MBA||30. dubna 1998||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(12518)||1998 HM52|| align=right|13,8|| align=right|2,278|| align=right|0,215|| align=right|6,13|| align=right|3,437||MBA||27. dubna 1998||Woomera||F. B. Zoltowski
|-
|(12519) Pullen||1998 HH55|| align=right|14,9|| align=right|2,364|| align=right|0,195|| align=right|1,46|| align=right|3,634||MBA||21. dubna 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(12520)||1998 HV78|| align=right|14,4|| align=right|2,247|| align=right|0,294|| align=right|4,81|| align=right|3,368||MBA||21. dubna 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(12521)||1998 HT95|| align=right|13,3|| align=right|2,456|| align=right|0,177|| align=right|3,69|| align=right|3,849||MBA||21. dubna 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(12522) Rara||1998 HL99|| align=right|14,8|| align=right|2,266|| align=right|0,142|| align=right|3,10|| align=right|3,411||MBA||21. dubna 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(12523)||1998 HH100|| align=right|13,3|| align=right|2,468|| align=right|0,218|| align=right|5,92|| align=right|3,876||MBA||21. dubna 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(12524) Conscience||1998 HG103|| align=right|14,9|| align=right|2,319|| align=right|0,195|| align=right|00,75|| align=right|3,531||MBA||25. dubna 1998||La Silla||E. W. Elst
|-
|(12525)||1998 HT147|| align=right|14,6|| align=right|2,671|| align=right|0,197|| align=right|14,13|| align=right|4,365||MBA||23. dubna 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(12526) de Coninck||1998 HZ147|| align=right|15,2|| align=right|2,361|| align=right|0,185|| align=right|00,92|| align=right|3,628||MBA||25. dubna 1998||La Silla||E. W. Elst
|-
|(12527) Anneraugh||1998 JE3|| align=right|14,1|| align=right|2,360|| align=right|0,135|| align=right|7,18|| align=right|3,624||MBA||1. května 1998||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(12528)||1998 KL31|| align=right|13,1|| align=right|2,673|| align=right|0,130|| align=right|14,52|| align=right|4,368||MBA||22. května 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(12529) Reighard||1998 KG41|| align=right|14,2|| align=right|2,254|| align=right|0,029|| align=right|2,21|| align=right|3,383||MBA||22. května 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(12530) Richardson||1998 KO46|| align=right|14,2|| align=right|2,605|| align=right|0,058|| align=right|5,59|| align=right|4,204||MBA||22. května 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(12531)||1998 KQ51|| align=right|12,9|| align=right|2,987|| align=right|0,089|| align=right|11,17|| align=right|5,162||MBA||23. května 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(12532)||1998 KW54|| align=right|12,8|| align=right|3,116|| align=right|0,236|| align=right|16,49|| align=right|5,500||MBA||23. května 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(12533) Edmond||1998 LA|| align=right|14,7|| align=right|2,574|| align=right|0,216|| align=right|5,03|| align=right|4,128||MBA||2. června 1998||Zeno||T. Stafford
|-
|(12534) Janhoet||1998 LB3|| align=right|13,7|| align=right|2,697|| align=right|0,109|| align=right|9,33|| align=right|4,429||MBA||1. června 1998||La Silla||E. W. Elst
|-
|(12535)||1998 MZ30|| align=right|13,5|| align=right|2,606|| align=right|0,125|| align=right|9,61|| align=right|4,206||MBA||24. června 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(12536)||1998 MD33|| align=right|12,8|| align=right|3,056|| align=right|0,194|| align=right|9,88|| align=right|5,341||MBA||24. června 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(12537) Kendriddle||1998 MT34|| align=right|14,4|| align=right|2,275|| align=right|0,142|| align=right|5,62|| align=right|3,430||MBA||24. června 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(12538)||1998 OH|| align=right|16,1|| align=right|1,542|| align=right|0,407|| align=right|24,52|| align=right|1,914||APL PHA||19. července 1998||Haleakala||NEAT
|-
|(12539) Chaikin||1998 OP2|| align=right|13,6|| align=right|2,735|| align=right|0,061|| align=right|3,74|| align=right|4,523||MBA||16. července 1998||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(12540) Picander||1998 OU9|| align=right|13,1|| align=right|2,898|| align=right|0,013|| align=right|00,90|| align=right|4,933||MBA||26. července 1998||La Silla||E. W. Elst
|-
|(12541)||1998 PD1|| align=right|13,2|| align=right|3,010|| align=right|0,122|| align=right|11,22|| align=right|5,221||MBA||15. srpna 1998||Višnjan||Visnjan
|-
|(12542) Laver||1998 PN1|| align=right|14,0|| align=right|3,174|| align=right|0,145|| align=right|5,06|| align=right|5,654||MBA||10. srpna 1998||Reedy Creek||J. Broughton
|-
|(12543)||1998 QM5|| align=right|13,8|| align=right|2,364|| align=right|0,184|| align=right|7,01|| align=right|3,634||MBA||23. srpna 1998||Woomera||F. B. Zoltowski
|-
|(12544)||1998 QX9|| align=right|13,8|| align=right|3,104|| align=right|0,221|| align=right|5,50|| align=right|5,467||MBA||17. srpna 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(12545)||1998 QT19|| align=right|13,8|| align=right|2,806|| align=right|0,051|| align=right|5,58|| align=right|4,700||MBA||17. srpna 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(12546)||1998 QJ21|| align=right|13,3|| align=right|3,078|| align=right|0,168|| align=right|1,02|| align=right|5,401||MBA||17. srpna 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(12547)||1998 QL22|| align=right|13,3|| align=right|3,174|| align=right|0,132|| align=right|7,51|| align=right|5,654||MBA||17. srpna 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(12548) Erinriley||1998 QJ25|| align=right|14,4|| align=right|2,391|| align=right|0,161|| align=right|2,89|| align=right|3,697||MBA||17. srpna 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(12549)||1998 QO26|| align=right|13,0|| align=right|3,207|| align=right|0,151|| align=right|4,34|| align=right|5,743||MBA||17. srpna 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(12550)||1998 QR30|| align=right|12,8|| align=right|2,602|| align=right|0,084|| align=right|13,26|| align=right|4,197||MBA||17. srpna 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(12551)||1998 QQ39|| align=right|13,1|| align=right|2,423|| align=right|0,095|| align=right|5,50|| align=right|3,771||MBA||17. srpna 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(12552)||1998 QQ45|| align=right|12,3|| align=right|3,122|| align=right|0,078|| align=right|13,55|| align=right|5,514||MBA||17. srpna 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(12553) Aaronritter||1998 QZ46|| align=right|14,3|| align=right|2,204|| align=right|0,058|| align=right|3,52|| align=right|3,271||MBA||17. srpna 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(12554)||1998 QA47|| align=right|13,0|| align=right|3,152|| align=right|0,144|| align=right|6,46|| align=right|5,596||MBA||17. srpna 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(12555)||1998 QP47|| align=right|12,6|| align=right|2,890|| align=right|0,082|| align=right|2,58|| align=right|4,913||MBA||17. srpna 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(12556) Kyrobinson||1998 QG48|| align=right|14,3|| align=right|2,382|| align=right|0,064|| align=right|6,46|| align=right|3,676||MBA||17. srpna 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(12557) Caracol||1998 QQ54|| align=right|12,7|| align=right|3,157|| align=right|0,008|| align=right|4,83|| align=right|5,610||MBA||27. srpna 1998||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(12558)||1998 QV63|| align=right|13,3|| align=right|2,819|| align=right|0,107|| align=right|4,27|| align=right|4,732||MBA||31. srpna 1998||Xinglong||Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|(12559)||1998 QB69|| align=right|11,3|| align=right|3,203|| align=right|0,025|| align=right|14,05|| align=right|5,732||MBA||24. srpna 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(12560)||1998 RC58|| align=right|13,1|| align=right|3,147|| align=right|0,126|| align=right|1,74|| align=right|5,581||MBA||14. září 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(12561) Howard||1998 SX7|| align=right|12,5|| align=right|3,108|| align=right|0,131|| align=right|00,77|| align=right|5,478||MBA||20. září 1998||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(12562) Briangrazer||1998 SP36|| align=right|11,8|| align=right|3,161|| align=right|0,094|| align=right|12,54|| align=right|5,620||MBA||19. září 1998||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(12563)||1998 SA43|| align=right|12,8|| align=right|2,745|| align=right|0,084|| align=right|1,65|| align=right|4,548||MBA||20. září 1998||Xinglong||Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|(12564)||1998 SO49|| align=right|13,6|| align=right|2,836|| align=right|0,041|| align=right|1,62|| align=right|4,776||MBA||22. září 1998||Bergisch Gladbach||W. Bickel
|-
|(12565) Khege||1998 SV53|| align=right|13,3|| align=right|3,184|| align=right|0,095|| align=right|6,25|| align=right|5,681||MBA||16. září 1998||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(12566) Derichardson||1998 SH54|| align=right|13,4|| align=right|3,203|| align=right|0,104|| align=right|5,05|| align=right|5,732||MBA||16. září 1998||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(12567) Herreweghe||1998 SU71|| align=right|12,9|| align=right|3,211|| align=right|0,105|| align=right|2,15|| align=right|5,753||MBA||21. září 1998||La Silla||E. W. Elst
|-
|(12568)||1998 VB5|| align=right|13,0|| align=right|3,061|| align=right|0,060|| align=right|1,31|| align=right|5,354||MBA||11. listopadu 1998||Višnjan||K. Korlević
|-
|(12569)||1998 VC29|| align=right|12,5|| align=right|3,191|| align=right|0,112|| align=right|4,99|| align=right|5,700||MBA||10. listopadu 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(12570)||1998 WV5|| align=right|12,4|| align=right|3,033|| align=right|0,109|| align=right|13,52|| align=right|5,280||MBA||18. listopadu 1998||Nachi-Katsuura||Y. Shimizu; T. Urata
|-
|(12571)||1999 NM2|| align=right|14,3|| align=right|2,545|| align=right|0,190|| align=right|10,65|| align=right|4,060||MBA||12. července 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(12572) Sadegh||1999 NN8|| align=right|14,7|| align=right|2,295|| align=right|0,107|| align=right|4,10|| align=right|3,477||MBA||13. července 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(12573)||1999 NJ53|| align=right|13,0|| align=right|2,939|| align=right|0,118|| align=right|11,92|| align=right|5,038||MBA||12. července 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(12574) LONEOS||1999 RT|| align=right|12,9|| align=right|2,690|| align=right|0,086|| align=right|10,98|| align=right|4,411||MBA||4. září 1999||Fountain Hills||C. W. Juels
|-
|(12575) Palmaria||1999 RH1|| align=right|14,6|| align=right|2,293|| align=right|0,093|| align=right|2,26|| align=right|3,472||MBA||4. září 1999||Monte Viseggi||P. Pietrapiana; L. Sannino
|-
|(12576) Oresme||1999 RP1|| align=right|14,0|| align=right|2,637|| align=right|0,069|| align=right|3,95|| align=right|4,281||MBA||5. září 1999||Prescott||P. G. Comba
|-
|(12577) Samra||1999 RA13|| align=right|14,2|| align=right|2,742|| align=right|0,096|| align=right|4,42|| align=right|4,541||MBA||7. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(12578) Bensaur||1999 RF17|| align=right|15,2|| align=right|2,301|| align=right|0,127|| align=right|7,27|| align=right|3,491||MBA||7. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(12579) Ceva||1999 RA28|| align=right|14,5|| align=right|3,084|| align=right|0,179|| align=right|1,59|| align=right|5,415||MBA||5. září 1999||Bologna||Osservatorio San Vittore
|-
|(12580) Antonini||1999 RM33|| align=right|14,2|| align=right|3,061|| align=right|0,248|| align=right|2,56|| align=right|5,353||MBA||8. září 1999||St. Michel sur Meu||L. Bernasconi
|-
|(12581)||1999 RE34|| align=right|15,1|| align=right|2,259|| align=right|0,094|| align=right|3,68|| align=right|3,395||MBA||8. září 1999||Višnjan||Visnjan
|-
|(12582)||1999 RY34|| align=right|13,6|| align=right|2,252|| align=right|0,116|| align=right|2,67|| align=right|3,378||MBA||11. září 1999||Višnjan||Visnjan
|-
|(12583) Buckjean||1999 RC35|| align=right|12,3|| align=right|2,982|| align=right|0,074|| align=right|10,88|| align=right|5,147||MBA||11. září 1999||High Point||D. K. Chesney
|-
|(12584)||1999 RF36|| align=right|14,6|| align=right|2,372|| align=right|0,137|| align=right|7,36|| align=right|3,652||MBA||12. září 1999||Višnjan||Visnjan
|-
|(12585) Katschwarz||1999 RN64|| align=right|14,7|| align=right|2,552|| align=right|0,183|| align=right|6,73|| align=right|4,077||MBA||7. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(12586)||1999 RQ81|| align=right|13,7|| align=right|2,756|| align=right|0,180|| align=right|3,51|| align=right|4,574||MBA||7. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(12587)||1999 RD95|| align=right|13,3|| align=right|2,762|| align=right|0,101|| align=right|3,46|| align=right|4,590||MBA||7. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(12588)||1999 RR98|| align=right|14,4|| align=right|2,434|| align=right|0,190|| align=right|12,65|| align=right|3,796||MBA||7. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(12589)||1999 RR114|| align=right|15,2|| align=right|2,168|| align=right|0,153|| align=right|2,48|| align=right|3,192||MBA||9. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(12590)||1999 RN125|| align=right|13,5|| align=right|2,807|| align=right|0,044|| align=right|5,00|| align=right|4,702||MBA||9. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(12591)||1999 RT133|| align=right|13,9|| align=right|2,371|| align=right|0,126|| align=right|5,33|| align=right|3,650||MBA||9. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(12592)||1999 RD134|| align=right|13,5|| align=right|2,756|| align=right|0,114|| align=right|6,65|| align=right|4,574||MBA||9. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(12593) Shashlov||1999 RQ136|| align=right|14,6|| align=right|2,398|| align=right|0,091|| align=right|3,95|| align=right|3,713||MBA||9. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(12594)||1999 RU145|| align=right|14,0|| align=right|2,753|| align=right|0,186|| align=right|3,72|| align=right|4,568||MBA||9. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(12595) Amandashaw||1999 RD149|| align=right|15,0|| align=right|2,276|| align=right|0,172|| align=right|3,22|| align=right|3,434||MBA||9. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(12596) Shukla||1999 RT154|| align=right|14,8|| align=right|2,356|| align=right|0,194|| align=right|2,60|| align=right|3,615||MBA||9. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(12597)||1999 RL158|| align=right|13,8|| align=right|2,933|| align=right|0,011|| align=right|2,76|| align=right|5,023||MBA||9. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(12598) Sierra||1999 RC159|| align=right|14,2|| align=right|2,739|| align=right|0,073|| align=right|9,47|| align=right|4,533||MBA||9. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(12599) Singhal||1999 RT160|| align=right|15,0|| align=right|2,297|| align=right|0,046|| align=right|6,24|| align=right|3,481||MBA||9. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(12600)||1999 RM177|| align=right|12,2|| align=right|3,227|| align=right|0,139|| align=right|2,21|| align=right|5,795||MBA||9. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(12601) Tiffanyswann||1999 RO178|| align=right|14,8|| align=right|2,415|| align=right|0,181|| align=right|3,29|| align=right|3,753||MBA||9. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(12602) Tammytam||1999 RT183|| align=right|14,6|| align=right|2,308|| align=right|0,098|| align=right|7,38|| align=right|3,505||MBA||9. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(12603) Tanchunghee||1999 RF184|| align=right|14,7|| align=right|2,362|| align=right|0,198|| align=right|3,23|| align=right|3,629||MBA||9. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(12604) Lisatate||1999 RC194|| align=right|14,6|| align=right|2,357|| align=right|0,033|| align=right|5,97|| align=right|3,619||MBA||7. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(12605)||1999 SK|| align=right|15,1|| align=right|2,559|| align=right|0,106|| align=right|1,98|| align=right|4,092||MBA||17. září 1999||Višnjan||Visnjan
|-
|(12606)||2043 P-L|| align=right|14,8|| align=right|2,464|| align=right|0,264|| align=right|5,86|| align=right|3,868||MBA||24. září 1960||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(12607)||2058 P-L|| align=right|14,5|| align=right|2,655|| align=right|0,038|| align=right|2,19|| align=right|4,325||MBA||24. září 1960||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(12608)||2091 P-L|| align=right|15,3|| align=right|2,321|| align=right|0,117|| align=right|3,53|| align=right|3,535||MBA||24. září 1960||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(12609)||2155 P-L|| align=right|13,8|| align=right|3,119|| align=right|0,184|| align=right|00,88|| align=right|5,508||MBA||24. září 1960||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(12610)||2551 P-L|| align=right|13,5|| align=right|2,845|| align=right|0,103|| align=right|1,74|| align=right|4,797||MBA||24. září 1960||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(12611)||2555 P-L|| align=right|14,0|| align=right|3,108|| align=right|0,225|| align=right|2,45|| align=right|5,477||MBA||24. září 1960||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(12612)||2592 P-L|| align=right|14,1|| align=right|2,457|| align=right|0,089|| align=right|5,26|| align=right|3,850||MBA||24. září 1960||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(12613)||4024 P-L|| align=right|14,0|| align=right|2,647|| align=right|0,139|| align=right|2,98|| align=right|4,306||MBA||24. září 1960||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(12614)||4119 P-L|| align=right|14,9|| align=right|2,185|| align=right|0,217|| align=right|4,45|| align=right|3,229||MBA||24. září 1960||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(12615)||4626 P-L|| align=right|13,9|| align=right|2,869|| align=right|0,053|| align=right|1,99|| align=right|4,858||MBA||24. září 1960||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(12616)||4874 P-L|| align=right|14,6|| align=right|2,644|| align=right|0,099|| align=right|3,39|| align=right|4,299||MBA||26. září 1960||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(12617)||5568 P-L|| align=right|13,5|| align=right|2,643|| align=right|0,123|| align=right|8,09|| align=right|4,296||MBA||17. října 1960||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(12618)||6217 P-L|| align=right|13,2|| align=right|3,110|| align=right|0,135|| align=right|16,04|| align=right|5,485||MBA||24. září 1960||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(12619)||6242 P-L|| align=right|14,4|| align=right|2,456|| align=right|0,076|| align=right|5,55|| align=right|3,847||MBA||24. září 1960||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(12620)||6335 P-L|| align=right|13,6|| align=right|3,103|| align=right|0,139|| align=right|00,92|| align=right|5,464||MBA||24. září 1960||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(12621)||6585 P-L|| align=right|13,8|| align=right|3,106|| align=right|0,135|| align=right|2,43|| align=right|5,473||MBA||24. září 1960||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(12622)||6614 P-L|| align=right|14,2|| align=right|2,641|| align=right|0,082|| align=right|2,78|| align=right|4,291||MBA||24. září 1960||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(12623)||9544 P-L|| align=right|14,4|| align=right|2,456|| align=right|0,054|| align=right|4,87|| align=right|3,849||MBA||17. října 1960||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(12624)||9565 P-L|| align=right|14,6|| align=right|2,305|| align=right|0,143|| align=right|4,40|| align=right|3,498||MBA||17. října 1960||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(12625)||9578 P-L|| align=right|12,6|| align=right|3,114|| align=right|0,108|| align=right|5,90|| align=right|5,495||MBA||17. října 1960||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(12626)||1116 T-1|| align=right|14,4|| align=right|2,686|| align=right|0,109|| align=right|1,67|| align=right|4,402||MBA||25. března 1971||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(12627)||1230 T-1|| align=right|15,4|| align=right|2,244|| align=right|0,141|| align=right|2,20|| align=right|3,362||MBA||25. března 1971||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(12628)||2120 T-1|| align=right|14,9|| align=right|2,421|| align=right|0,126|| align=right|2,77|| align=right|3,766||MBA||25. března 1971||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(12629)||2168 T-1|| align=right|14,0|| align=right|2,419|| align=right|0,128|| align=right|11,78|| align=right|3,762||MBA||25. března 1971||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(12630)||3033 T-1|| align=right|14,1|| align=right|2,438|| align=right|0,140|| align=right|6,37|| align=right|3,807||MBA||26. března 1971||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(12631)||3051 T-1|| align=right|13,3|| align=right|2,990|| align=right|0,210|| align=right|10,96|| align=right|5,170||MBA||26. března 1971||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(12632)||3105 T-1|| align=right|14,5|| align=right|2,425|| align=right|0,113|| align=right|1,98|| align=right|3,775||MBA||26. března 1971||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(12633)||3119 T-1|| align=right|15,1|| align=right|2,401|| align=right|0,109|| align=right|1,56|| align=right|3,719||MBA||26. března 1971||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(12634)||3178 T-1|| align=right|15,2|| align=right|2,433|| align=right|0,151|| align=right|2,55|| align=right|3,794||MBA||26. března 1971||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(12635)||4220 T-1|| align=right|13,2|| align=right|2,998|| align=right|0,101|| align=right|10,35|| align=right|5,189||MBA||26. března 1971||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(12636)||4854 T-1|| align=right|12,9|| align=right|2,995|| align=right|0,077|| align=right|10,74|| align=right|5,183||MBA||13. května 1971||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(12637)||1053 T-2|| align=right|14,1|| align=right|2,628|| align=right|0,199|| align=right|00,94|| align=right|4,260||MBA||29. září 1973||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(12638)||1063 T-2|| align=right|15,1|| align=right|2,371|| align=right|0,179|| align=right|1,81|| align=right|3,651||MBA||29. září 1973||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(12639)||1105 T-2|| align=right|14,2|| align=right|2,622|| align=right|0,137|| align=right|2,69|| align=right|4,245||MBA||29. září 1973||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(12640)||1231 T-2|| align=right|13,8|| align=right|2,935|| align=right|0,050|| align=right|1,89|| align=right|5,028||MBA||29. září 1973||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(12641)||1310 T-2|| align=right|15,0|| align=right|2,392|| align=right|0,187|| align=right|2,07|| align=right|3,698||MBA||29. září 1973||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(12642)||1348 T-2|| align=right|14,4|| align=right|2,360|| align=right|0,176|| align=right|4,53|| align=right|3,624||MBA||29. září 1973||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(12643)||3180 T-2|| align=right|13,6|| align=right|2,949|| align=right|0,038|| align=right|3,32|| align=right|5,064||MBA||30. září 1973||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(12644)||3285 T-2|| align=right|14,4|| align=right|2,381|| align=right|0,230|| align=right|3,75|| align=right|3,674||MBA||30. září 1973||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(12645)||4240 T-2|| align=right|14,7|| align=right|2,383|| align=right|0,190|| align=right|3,49|| align=right|3,678||MBA||29. září 1973||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(12646)||5175 T-2|| align=right|14,3|| align=right|2,668|| align=right|0,228|| align=right|8,88|| align=right|4,357||MBA||25. září 1973||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(12647)||5332 T-2|| align=right|14,4|| align=right|2,974|| align=right|0,054|| align=right|10,05|| align=right|5,128||MBA||30. září 1973||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(12648)||1135 T-3|| align=right|14,4|| align=right|2,382|| align=right|0,082|| align=right|6,22|| align=right|3,675||MBA||17. října 1977||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(12649) Ascanios||2035 T-3|| align=right|11,6|| align=right|5,148|| align=right|0,147|| align=right|6,58|| align=right|11,68||JUT||16. října 1977||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(12650)||2247 T-3|| align=right|14,7|| align=right|2,361|| align=right|0,213|| align=right|4,11|| align=right|3,627||MBA||16. října 1977||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(12651)||2268 T-3|| align=right|13,7|| align=right|3,069|| align=right|0,129|| align=right|10,05|| align=right|5,376||MBA||16. října 1977||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(12652)||2622 T-3|| align=right|14,2|| align=right|3,073|| align=right|0,141|| align=right|9,14|| align=right|5,387||MBA||16. října 1977||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(12653)||2664 T-3|| align=right|15,8|| align=right|2,375|| align=right|0,140|| align=right|2,46|| align=right|3,659||MBA||11. října 1977||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(12654)||4118 T-3|| align=right|13,7|| align=right|3,072|| align=right|0,110|| align=right|11,75|| align=right|5,385||MBA||16. října 1977||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(12655)||5041 T-3|| align=right|12,8|| align=right|3,041|| align=right|0,103|| align=right|11,72|| align=right|5,301||MBA||16. října 1977||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(12656)||5170 T-3|| align=right|13,6|| align=right|2,631|| align=right|0,180|| align=right|10,91|| align=right|4,267||MBA||16. října 1977||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(12657) Bonch-Bruevich||1971 QO1|| align=right|12,3|| align=right|3,022|| align=right|0,107|| align=right|9,45|| align=right|5,253||MBA||30. srpna 1971||Krym–Naučnyj||T. M. Smirnova
|-
|(12658) Peiraios||1973 SL|| align=right|11,1|| align=right|5,128|| align=right|0,057|| align=right|1,78|| align=right|11,62||JUT||19. září 1973||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(12659) Schlegel||1973 UR5|| align=right|14,9|| align=right|2,375|| align=right|0,197|| align=right|2,83|| align=right|3,660||MBA||27. října 1973||Tautenburg||F. Borngen
|-
|(12660)||1975 NC|| align=right|13,5|| align=right|2,746|| align=right|0,159|| align=right|5,78|| align=right|4,550||MBA||15. července 1975||Cerro El Roble||C. Torres; S. Barros
|-
|(12661) Schelling||1976 DA1|| align=right|14,8|| align=right|2,290|| align=right|0,118|| align=right|4,87|| align=right|3,464||MBA||27. února 1976||Tautenburg||F. Borngen
|-
|(12662)||1978 CK|| align=right|12,5|| align=right|3,184|| align=right|0,052|| align=right|20,68|| align=right|5,680||MBA||2. února 1978||Palomar||J. Gibson
|-
|(12663)||1978 RL7|| align=right|13,4|| align=right|2,912|| align=right|0,071|| align=right|1,08|| align=right|4,969||MBA||2. září 1978||La Silla||C.-I. Lagerkvist
|-
|(12664) Sonisenia||1978 SS5|| align=right|14,0|| align=right|2,586|| align=right|0,158|| align=right|2,77|| align=right|4,157||MBA||27. září 1978||Krym–Naučnyj||L. I. Černych
|-
|(12665)||1978 VE7|| align=right|14,7|| align=right|2,340|| align=right|0,220|| align=right|00,76|| align=right|3,579||MBA||6. listopadu 1978||Palomar||E. F. Helin; S. J. Bus
|-
|(12666)||1978 XW|| align=right|13,0|| align=right|3,046|| align=right|0,183|| align=right|1,86|| align=right|5,316||MBA||6. prosince 1978||Palomar||E. Bowell; A. Warnock
|-
|(12667)||1979 DF|| align=right|13,2|| align=right|2,657|| align=right|0,168|| align=right|14,78|| align=right|4,330||MBA||28. února 1979||Anderson Mesa||N. G. Thomas
|-
|(12668)||1979 MX1|| align=right|14,1|| align=right|2,783|| align=right|0,048|| align=right|3,52|| align=right|4,641||MBA||25. června 1979||Siding Spring||E. F. Helin; S. J. Bus
|-
|(12669)||1979 MY5|| align=right|13,2|| align=right|2,704|| align=right|0,109|| align=right|11,78|| align=right|4,446||MBA||25. června 1979||Siding Spring||E. F. Helin; S. J. Bus
|-
|(12670) Passargea||1979 SG2|| align=right|15,0|| align=right|2,212|| align=right|0,212|| align=right|5,52|| align=right|3,290||MBA||22. září 1979||Krym–Naučnyj||N. S. Černych
|-
|(12671)||1980 FU|| align=right|14,0|| align=right|2,292|| align=right|0,115|| align=right|6,83|| align=right|3,470||MBA||16. března 1980||La Silla||C.-I. Lagerkvist
|-
|(12672)||1980 FY2|| align=right|13,6|| align=right|3,006|| align=right|0,050|| align=right|00,77|| align=right|5,211||MBA||16. března 1980||La Silla||C.-I. Lagerkvist
|-
|(12673)||1980 FH3|| align=right|13,4|| align=right|3,014|| align=right|0,081|| align=right|8,60|| align=right|5,232||MBA||16. března 1980||La Silla||C.-I. Lagerkvist
|-
|(12674) Rybalka||1980 RL2|| align=right|13,9|| align=right|2,399|| align=right|0,211|| align=right|1,74|| align=right|3,716||MBA||7. září 1980||Krym–Naučnyj||N. S. Černych
|-
|(12675) Chabot||1980 TA4|| align=right|13,3|| align=right|2,397|| align=right|0,050|| align=right|6,31|| align=right|3,710||MBA||9. října 1980||Palomar||C. S. Shoemaker; E. M. Shoemaker
|-
|(12676)||1981 DU1|| align=right|14,0|| align=right|2,899|| align=right|0,173|| align=right|11,67|| align=right|4,935||MBA||28. února 1981||Siding Spring||S. J. Bus
|-
|(12677)||1981 EO4|| align=right|14,4|| align=right|2,991|| align=right|0,120|| align=right|9,51|| align=right|5,173||MBA||2. března 1981||Siding Spring||S. J. Bus
|-
|(12678)||1981 EQ20|| align=right|14,7|| align=right|2,544|| align=right|0,122|| align=right|2,47|| align=right|4,057||MBA||2. března 1981||Siding Spring||S. J. Bus
|-
|(12679)||1981 EK22|| align=right|14,3|| align=right|2,920|| align=right|0,059|| align=right|00,75|| align=right|4,989||MBA||2. března 1981||Siding Spring||S. J. Bus
|-
|(12680) Bogdanovich||1981 JR2|| align=right|14,9|| align=right|2,193|| align=right|0,072|| align=right|3,52|| align=right|3,246||MBA||6. května 1981||Palomar||C. S. Shoemaker
|-
|(12681)||1981 UL29|| align=right|14,5|| align=right|2,732|| align=right|0,228|| align=right|14,09|| align=right|4,516||MBA||24. října 1981||Palomar||S. J. Bus
|-
|(12682) Kawada||1982 VC3|| align=right|14,3|| align=right|2,605|| align=right|0,274|| align=right|5,91|| align=right|4,203||MBA||14. listopadu 1982||Kiso||H. Kosai; K. Hurukawa
|-
|(12683)||1983 RP3|| align=right|14,1|| align=right|2,413|| align=right|0,062|| align=right|3,10|| align=right|3,748||MBA||2. září 1983||La Silla||H. Debehogne
|-
|(12684)||1984 DQ|| align=right|13,7|| align=right|2,551|| align=right|0,228|| align=right|11,07|| align=right|4,073||MBA||23. února 1984||La Silla||H. Debehogne
|-
|(12685)||1985 VE|| align=right|13,5|| align=right|2,327|| align=right|0,102|| align=right|4,84|| align=right|3,548||MBA||14. listopadu 1985||Brorfelde||P. Jensen
|-
|(12686) Bezuglyj||1986 TT11|| align=right|13,4|| align=right|2,569|| align=right|0,188|| align=right|13,92|| align=right|4,116||MBA||3. října 1986||Krym–Naučnyj||L. G. Karačkina
|-
|(12687)||1987 YS1|| align=right|13,0|| align=right|2,556|| align=right|0,123|| align=right|13,02|| align=right|4,087||MBA||17. prosince 1987||La Silla||E. W. Elst; G. Pizarro
|-
|(12688) Baekeland||1988 CK4|| align=right|13,5|| align=right|2,686|| align=right|0,158|| align=right|12,04|| align=right|4,402||MBA||13. února 1988||La Silla||E. W. Elst
|-
|(12689)||1988 RO2|| align=right|13,0|| align=right|3,016|| align=right|0,119|| align=right|9,79|| align=right|5,236||MBA||8. září 1988||Brorfelde||P. Jensen
|-
|(12690)||1988 VG1|| align=right|11,9|| align=right|3,009|| align=right|0,116|| align=right|11,37|| align=right|5,218||MBA||5. listopadu 1988||Geisei||T. Seki
|-
|(12691)||1988 VF2|| align=right|13,9|| align=right|2,320|| align=right|0,162|| align=right|7,50|| align=right|3,533||MBA||7. listopadu 1988||Yatsugatake||Y. Kushida; M. Inoue
|-
|(12692)||1989 BV1|| align=right|14,2|| align=right|2,413|| align=right|0,137|| align=right|1,91|| align=right|3,748||MBA||29. ledna 1989||Kleť||A. Mrkos
|-
|(12693)||1989 EZ|| align=right|12,6|| align=right|2,555|| align=right|0,211|| align=right|7,09|| align=right|4,082||MBA||9. března 1989||Gekko||Y. Oshima
|-
|(12694) Schleiermacher||1989 EJ6|| align=right|13,7|| align=right|3,253|| align=right|0,091|| align=right|00,48|| align=right|5,867||MBA||7. března 1989||Tautenburg||F. Borngen
|-
|(12695) Utrecht||1989 GR3|| align=right|14,4|| align=right|2,570|| align=right|0,250|| align=right|3,90|| align=right|4,120||MBA||1. dubna 1989||La Silla||E. W. Elst
|-
|(12696) Camus||1989 SF1|| align=right|13,4|| align=right|2,623|| align=right|0,142|| align=right|8,00|| align=right|4,247||MBA||26. září 1989||La Silla||E. W. Elst
|-
|(12697) Verhaeren||1989 SK3|| align=right|13,4|| align=right|2,801|| align=right|0,182|| align=right|7,61|| align=right|4,686||MBA||26. září 1989||La Silla||E. W. Elst
|-
|(12698)||1989 US4|| align=right|13,3|| align=right|2,738|| align=right|0,100|| align=right|1,24|| align=right|4,530||MBA||22. října 1989||Kleť||A. Mrkos
|-
|(12699)||1990 DD2|| align=right|14,6|| align=right|2,336|| align=right|0,158|| align=right|3,14|| align=right|3,570||MBA||24. února 1990||La Silla||H. Debehogne
|-
|(12700)||1990 FH|| align=right|14,2|| align=right|2,306|| align=right|0,228|| align=right|24,55|| align=right|3,501||MBA||23. března 1990||Palomar||E. F. Helin
|-
|(12701) Chénier||1990 GE|| align=right|14,4|| align=right|2,334|| align=right|0,169|| align=right|6,52|| align=right|3,565||MBA||15. dubna 1990||La Silla||E. W. Elst
|-
|(12702)||1990 SR6|| align=right|14,3|| align=right|2,550|| align=right|0,173|| align=right|2,15|| align=right|4,071||MBA||22. září 1990||La Silla||E. W. Elst
|-
|(12703)||1990 SV13|| align=right|14,3|| align=right|2,539|| align=right|0,059|| align=right|4,43|| align=right|4,045||MBA||23. září 1990||La Silla||H. Debehogne
|-
|(12704) Tupolev||1990 SL28|| align=right|13,4|| align=right|2,642|| align=right|0,195|| align=right|1,25|| align=right|4,293||MBA||24. září 1990||Krym–Naučnyj||L. V. Žuravleva; G. R. Kastel'
|-
|(12705)||1990 TJ|| align=right|13,5|| align=right|2,530|| align=right|0,067|| align=right|4,90|| align=right|4,024||MBA||12. října 1990||Siding Spring||R. H. McNaught
|-
|(12706)||1990 TE1|| align=right|13,8|| align=right|2,648|| align=right|0,296|| align=right|13,54|| align=right|4,307||MBA||15. října 1990||Geisei||T. Seki
|-
|(12707)||1990 UK|| align=right|13,4|| align=right|2,623|| align=right|0,110|| align=right|15,83|| align=right|4,248||MBA||20. října 1990||Oohira||T. Urata
|-
|(12708) Van Straten||1990 UB4|| align=right|13,8|| align=right|2,732|| align=right|0,128|| align=right|10,15|| align=right|4,516||MBA||16. října 1990||La Silla||E. W. Elst
|-
|(12709)||1990 VN4|| align=right|13,5|| align=right|2,638|| align=right|0,119|| align=right|12,64|| align=right|4,285||MBA||15. listopadu 1990||La Silla||E. W. Elst
|-
|(12710)||1990 VQ5|| align=right|13,5|| align=right|2,591|| align=right|0,064|| align=right|8,74|| align=right|4,171||MBA||15. listopadu 1990||La Silla||E. W. Elst
|-
|(12711)||1991 BB|| align=right|16,0|| align=right|1,187|| align=right|0,273|| align=right|38,49|| align=right|1,293||APL||19. ledna 1991||Palomar||J. Mueller
|-
|(12712)||1991 EY3|| align=right|13,7|| align=right|2,860|| align=right|0,136|| align=right|1,34|| align=right|4,837||MBA||12. března 1991||La Silla||H. Debehogne
|-
|(12713)||1991 FY3|| align=right|12,0|| align=right|3,152|| align=right|0,232|| align=right|17,23|| align=right|5,596||MBA||22. března 1991||La Silla||H. Debehogne
|-
|(12714) Alkimos||1991 GX1|| align=right|10,3|| align=right|5,205|| align=right|0,036|| align=right|9,52|| align=right|11,88||JUT||15. dubna 1991||Palomar||C. S. Shoemaker; E. M. Shoemaker
|-
|(12715) Godin||1991 GR2|| align=right|14,1|| align=right|2,301|| align=right|0,188|| align=right|2,21|| align=right|3,490||MBA||8. dubna 1991||La Silla||E. W. Elst
|-
|(12716)||1991 GD8|| align=right|13,5|| align=right|3,054|| align=right|0,043|| align=right|9,31|| align=right|5,337||MBA||8. dubna 1991||La Silla||E. W. Elst
|-
|(12717)||1991 HK|| align=right|14,8|| align=right|2,216|| align=right|0,165|| align=right|5,23|| align=right|3,299||MBA||16. dubna 1991||Dynic||A. Sugie
|-
|(12718) Le Gentil||1991 LF1|| align=right|14,5|| align=right|2,271|| align=right|0,173|| align=right|4,54|| align=right|3,423||MBA||6. června 1991||La Silla||E. W. Elst
|-
|(12719) Pingré||1991 LP2|| align=right|14,6|| align=right|2,299|| align=right|0,149|| align=right|2,00|| align=right|3,484||MBA||6. června 1991||La Silla||E. W. Elst
|-
|(12720)||1991 NU3|| align=right|13,8|| align=right|2,430|| align=right|0,179|| align=right|5,73|| align=right|3,788||MBA||6. července 1991||La Silla||H. Debehogne
|-
|(12721)||1991 PB|| align=right|13,8|| align=right|2,340|| align=right|0,246|| align=right|2,59|| align=right|3,579||MBA||3. srpna 1991||Kiyosato||S. Otomo
|-
|(12722) Petrarca||1991 PT1|| align=right|14,6|| align=right|2,310|| align=right|0,147|| align=right|3,35|| align=right|3,511||MBA||10. srpna 1991||La Silla||E. W. Elst
|-
|(12723)||1991 PD10|| align=right|13,7|| align=right|2,369|| align=right|0,041|| align=right|7,27|| align=right|3,646||MBA||7. srpna 1991||Palomar||H. E. Holt
|-
|(12724)||1991 PZ14|| align=right|13,4|| align=right|2,525|| align=right|0,161|| align=right|6,56|| align=right|4,012||MBA||6. srpna 1991||Palomar||H. E. Holt
|-
|(12725)||1991 PP16|| align=right|13,5|| align=right|2,393|| align=right|0,155|| align=right|5,40|| align=right|3,702||MBA||7. srpna 1991||Palomar||H. E. Holt
|-
|(12726)||1991 PQ16|| align=right|13,5|| align=right|2,367|| align=right|0,087|| align=right|7,49|| align=right|3,642||MBA||7. srpna 1991||Palomar||H. E. Holt
|-
|(12727) Cavendish||1991 PB20|| align=right|14,0|| align=right|2,273|| align=right|0,087|| align=right|5,91|| align=right|3,426||MBA||14. srpna 1991||La Silla||E. W. Elst
|-
|(12728)||1991 RP1|| align=right|13,4|| align=right|2,541|| align=right|0,130|| align=right|15,19|| align=right|4,049||MBA||10. září 1991||Dynic||A. Sugie
|-
|(12729) Berger||1991 RL7|| align=right|13,9|| align=right|2,405|| align=right|0,046|| align=right|11,55|| align=right|3,729||MBA||13. září 1991||Tautenburg||F. Borngen; L. D. Schmadel
|-
|(12730)||1991 RU8|| align=right|14,3|| align=right|2,397|| align=right|0,194|| align=right|1,91|| align=right|3,711||MBA||11. září 1991||Palomar||H. E. Holt
|-
|(12731)||1991 RW12|| align=right|14,0|| align=right|2,422|| align=right|0,048|| align=right|3,74|| align=right|3,768||MBA||10. září 1991||Palomar||H. E. Holt
|-
|(12732)||1991 TN|| align=right|14,1|| align=right|2,351|| align=right|0,111|| align=right|5,60|| align=right|3,604||MBA||1. října 1991||Siding Spring||R. H. McNaught
|-
|(12733)||1991 TV1|| align=right|13,7|| align=right|2,548|| align=right|0,308|| align=right|8,41|| align=right|4,066||MBA||13. října 1991||Kiyosato||S. Otomo
|-
|(12734) Haruna||1991 UF3|| align=right|13,5|| align=right|2,417|| align=right|0,191|| align=right|13,37|| align=right|3,758||MBA||29. října 1991||Kitami||A. Takahashi; K. Watanabe
|-
|(12735)||1991 VV1|| align=right|13,6|| align=right|2,450|| align=right|0,226|| align=right|13,33|| align=right|3,833||MBA||4. listopadu 1991||Yatsugatake||Y. Kushida; O. Muramatsu
|-
|(12736)||1991 VC3|| align=right|13,8|| align=right|2,335|| align=right|0,198|| align=right|24,15|| align=right|3,568||MBA||13. listopadu 1991||Kiyosato||S. Otomo
|-
|(12737)||1991 VW4|| align=right|13,5|| align=right|2,375|| align=right|0,155|| align=right|7,55|| align=right|3,660||MBA||10. listopadu 1991||Kiyosato||S. Otomo
|-
|(12738) Satoshimiki||1992 AL|| align=right|13,4|| align=right|2,543|| align=right|0,287|| align=right|13,30|| align=right|4,055||MBA||4. ledna 1992||Okutama||T. Hioki; S. Hayakawa
|-
|(12739)||1992 DY7|| align=right|14,1|| align=right|2,719|| align=right|0,034|| align=right|3,10|| align=right|4,483||MBA||29. února 1992||La Silla||UESAC
|-
|(12740)||1992 EX8|| align=right|12,5|| align=right|2,570|| align=right|0,053|| align=right|15,69|| align=right|4,118||MBA||2. března 1992||La Silla||UESAC
|-
|(12741)||1992 EU30|| align=right|14,1|| align=right|2,695|| align=right|0,038|| align=right|2,60|| align=right|4,423||MBA||1. března 1992||La Silla||UESAC
|-
|(12742) Delisle||1992 OF1|| align=right|12,3|| align=right|3,109|| align=right|0,228|| align=right|9,70|| align=right|5,481||MBA||26. července 1992||Caussols||E. W. Elst
|-
|(12743)||1992 PL2|| align=right|12,0|| align=right|3,189|| align=right|0,059|| align=right|20,44|| align=right|5,693||MBA||2. srpna 1992||Palomar||H. E. Holt
|-
|(12744)||1992 SQ|| align=right|14,5|| align=right|2,197|| align=right|0,132|| align=right|3,10|| align=right|3,255||MBA||26. září 1992||Dynic||A. Sugie
|-
|(12745)||1992 UL2|| align=right|14,0|| align=right|2,193|| align=right|0,176|| align=right|2,97|| align=right|3,246||MBA||21. října 1992||Kani||Y. Mizuno; T. Furuta
|-
|(12746)||1992 WC1|| align=right|14,0|| align=right|2,239|| align=right|0,191|| align=right|4,72|| align=right|3,349||MBA||16. listopadu 1992||Kitami||M. Yanai; K. Watanabe
|-
|(12747) Michageffert||1992 YN2|| align=right|14,4|| align=right|2,301|| align=right|0,140|| align=right|2,32|| align=right|3,490||MBA||18. prosince 1992||Caussols||E. W. Elst
|-
|(12748)||1993 BP3|| align=right|13,8|| align=right|2,374|| align=right|0,190|| align=right|24,17|| align=right|3,656||MBA||30. ledna 1993||Yakiimo||A. Natori; T. Urata
|-
|(12749)||1993 CB|| align=right|13,9|| align=right|2,340|| align=right|0,132|| align=right|5,43|| align=right|3,580||MBA||2. února 1993||Geisei||T. Seki
|-
|(12750) Berthollet||1993 DJ1|| align=right|13,1|| align=right|2,583|| align=right|0,048|| align=right|14,39|| align=right|4,150||MBA||18. února 1993||Haute Provence||E. W. Elst
|-
|(12751)||1993 EU|| align=right|13,4|| align=right|2,374|| align=right|0,168|| align=right|3,15|| align=right|3,657||MBA||15. března 1993||Kitami||K. Endate; K. Watanabe
|-
|(12752)||1993 FR35|| align=right|15,0|| align=right|2,430|| align=right|0,127|| align=right|3,29|| align=right|3,786||MBA||19. března 1993||La Silla||UESAC
|-
|(12753) Povenmire||1993 HE|| align=right|12,5|| align=right|2,625|| align=right|0,149|| align=right|14,81|| align=right|4,252||MBA||18. dubna 1993||Palomar||C. S. Shoemaker; E. M. Shoemaker
|-
|(12754)||1993 LF2|| align=right|12,5|| align=right|2,775|| align=right|0,158|| align=right|10,31|| align=right|4,621||MBA||15. června 1993||Palomar||H. E. Holt
|-
|(12755) Balmer||1993 OS10|| align=right|13,5|| align=right|2,727|| align=right|0,023|| align=right|4,03|| align=right|4,503||MBA||20. července 1993||La Silla||E. W. Elst
|-
|(12756)||1993 QE1|| align=right|12,7|| align=right|2,641|| align=right|0,161|| align=right|14,59|| align=right|4,291||MBA||19. srpna 1993||Palomar||E. F. Helin
|-
|(12757)||1993 RY11|| align=right|13,1|| align=right|2,912|| align=right|0,083|| align=right|1,06|| align=right|4,969||MBA||14. září 1993||La Silla||H. Debehogne; E. W. Elst
|-
|(12758)||1993 SM3|| align=right|13,7|| align=right|3,130|| align=right|0,188|| align=right|1,82|| align=right|5,536||MBA||22. září 1993||Merida||O. A. Naranjo
|-
|(12759) Joule||1993 TL18|| align=right|13,0|| align=right|3,219|| align=right|0,078|| align=right|4,81|| align=right|5,776||MBA||9. října 1993||La Silla||E. W. Elst
|-
|(12760) Maxwell||1993 TX26|| align=right|13,7|| align=right|3,049|| align=right|0,102|| align=right|9,89|| align=right|5,322||MBA||9. října 1993||La Silla||E. W. Elst
|-
|(12761) Pauwels||1993 TP38|| align=right|13,4|| align=right|3,104|| align=right|0,054|| align=right|18,49|| align=right|5,467||MBA||9. října 1993||La Silla||E. W. Elst
|-
|(12762) Nadiavittor||1993 UE1|| align=right|13,5|| align=right|3,164|| align=right|0,184|| align=right|14,59|| align=right|5,627||MBA||26. října 1993||Farra d'Isonzo||Farra d'Isonzo
|-
|(12763)||1993 UQ2|| align=right|13,3|| align=right|3,054|| align=right|0,104|| align=right|9,76|| align=right|5,336||MBA||19. října 1993||Palomar||E. F. Helin
|-
|(12764)||1993 VA2|| align=right|12,7|| align=right|3,053|| align=right|0,094|| align=right|11,10|| align=right|5,333||MBA||11. listopadu 1993||Kushiro||S. Ueda; H. Kaneda
|-
|(12765)||1993 VA3|| align=right|12,3|| align=right|3,019|| align=right|0,125|| align=right|10,40|| align=right|5,244||MBA||11. listopadu 1993||Kushiro||S. Ueda; H. Kaneda
|-
|(12766) Paschen||1993 VV4|| align=right|12,6|| align=right|3,040|| align=right|0,045|| align=right|9,73|| align=right|5,300||MBA||9. listopadu 1993||Caussols||E. W. Elst
|-
|(12767)||1994 AS|| align=right|13,0|| align=right|3,111|| align=right|0,165|| align=right|1,81|| align=right|5,486||MBA||4. ledna 1994||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(12768)||1994 EQ1|| align=right|13,7|| align=right|2,266|| align=right|0,110|| align=right|3,82|| align=right|3,411||MBA||10. března 1994||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(12769)||1994 FF|| align=right|13,7|| align=right|2,260|| align=right|0,136|| align=right|6,03|| align=right|3,397||MBA||18. března 1994||Kitami||K. Endate; K. Watanabe
|-
|(12770)||1994 GF|| align=right|14,7|| align=right|2,190|| align=right|0,059|| align=right|3,65|| align=right|3,239||MBA||3. dubna 1994||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(12771)||1994 GA1|| align=right|14,2|| align=right|2,242|| align=right|0,163|| align=right|4,82|| align=right|3,356||MBA||5. dubna 1994||Kitami||K. Endate; K. Watanabe
|-
|(12772)||1994 GM1|| align=right|13,5|| align=right|2,322|| align=right|0,123|| align=right|4,72|| align=right|3,539||MBA||14. dubna 1994||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(12773) Lyman||1994 PJ10|| align=right|13,8|| align=right|2,729|| align=right|0,092|| align=right|1,48|| align=right|4,508||MBA||10. srpna 1994||La Silla||E. W. Elst
|-
|(12774) Pfund||1994 PH22|| align=right|14,9|| align=right|2,704|| align=right|0,203|| align=right|2,44|| align=right|4,446||MBA||12. srpna 1994||La Silla||E. W. Elst
|-
|(12775) Brackett||1994 PX22|| align=right|14,8|| align=right|2,650|| align=right|0,241|| align=right|3,74|| align=right|4,312||MBA||12. srpna 1994||La Silla||E. W. Elst
|-
|(12776) Reynolds||1994 PT31|| align=right|14,5|| align=right|2,561|| align=right|0,055|| align=right|3,57|| align=right|4,099||MBA||12. srpna 1994||La Silla||E. W. Elst
|-
|(12777) Manuel||1994 QA1|| align=right|14,6|| align=right|2,595|| align=right|0,183|| align=right|3,72|| align=right|4,179||MBA||27. srpna 1994||Pleiade||P. Antolini; G. Zonaro
|-
|(12778)||1994 VJ1|| align=right|13,4|| align=right|2,765|| align=right|0,083|| align=right|6,54|| align=right|4,598||MBA||4. listopadu 1994||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(12779)||1994 YA1|| align=right|13,9|| align=right|2,812|| align=right|0,185|| align=right|4,72|| align=right|4,716||MBA||28. prosince 1994||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(12780)||1995 CE1|| align=right|14,0|| align=right|3,154|| align=right|0,115|| align=right|5,71|| align=right|5,601||MBA||9. února 1995||Sudbury||D. di Cicco
|-
|(12781)||1995 EA8|| align=right|14,4|| align=right|3,001|| align=right|0,204|| align=right|00,66|| align=right|5,197||MBA||12. března 1995||Ondřejov||L. Šarounová
|-
|(12782) Mauersberger||1995 ED9|| align=right|12,9|| align=right|3,143|| align=right|0,131|| align=right|6,56|| align=right|5,572||MBA||5. března 1995||Tautenburg||F. Borngen
|-
|(12783)||1995 GV|| align=right|14,2|| align=right|2,275|| align=right|0,112|| align=right|3,22|| align=right|3,430||MBA||7. dubna 1995||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(12784)||1995 QE3|| align=right|14,6|| align=right|2,374|| align=right|0,229|| align=right|1,74|| align=right|3,658||MBA||31. srpna 1995||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(12785)||1995 ST|| align=right|14,0|| align=right|2,294|| align=right|0,082|| align=right|7,33|| align=right|3,474||MBA||19. září 1995||Church Stretton||S. P. Laurie
|-
|(12786)||1995 SU|| align=right|14,4|| align=right|2,319|| align=right|0,085|| align=right|5,05|| align=right|3,532||MBA||19. září 1995||Church Stretton||S. P. Laurie
|-
|(12787)||1995 SR3|| align=right|13,9|| align=right|2,258|| align=right|0,178|| align=right|6,25|| align=right|3,391||MBA||20. září 1995||Kitami||K. Endate; K. Watanabe
|-
|(12788)||1995 SZ3|| align=right|14,2|| align=right|2,347|| align=right|0,241|| align=right|6,14|| align=right|3,594||MBA||22. září 1995||Nanyo||T. Okuni
|-
|(12789)||1995 TX|| align=right|13,3|| align=right|2,318|| align=right|0,159|| align=right|23,30|| align=right|3,528||MBA||14. října 1995||Kitt Peak||C. W. Hergenrother
|-
|(12790) Cernan||1995 UT2|| align=right|15,0|| align=right|2,396|| align=right|0,082|| align=right|4,35|| align=right|3,709||MBA||24. října 1995||Kleť||Klet
|-
|(12791)||1995 UN4|| align=right|13,8|| align=right|2,473|| align=right|0,165|| align=right|5,43|| align=right|3,888||MBA||20. října 1995||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(12792)||1995 UL6|| align=right|14,7|| align=right|2,426|| align=right|0,188|| align=right|2,22|| align=right|3,778||MBA||27. října 1995||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(12793)||1995 UP8|| align=right|14,6|| align=right|2,261|| align=right|0,139|| align=right|3,37|| align=right|3,399||MBA||30. října 1995||Nanyo||T. Okuni
|-
|(12794)||1995 VL|| align=right|14,2|| align=right|2,638|| align=right|0,173|| align=right|12,61|| align=right|4,283||MBA||2. listopadu 1995||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(12795)||1995 VA2|| align=right|13,7|| align=right|2,554|| align=right|0,060|| align=right|10,11|| align=right|4,081||MBA||11. listopadu 1995||Xinglong||Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|(12796) Kamenrider||1995 WF|| align=right|15,7|| align=right|2,385|| align=right|0,208|| align=right|10,60|| align=right|3,683||MBA||16. listopadu 1995||Kuma Kogen||A. Nakamura
|-
|(12797)||1995 WL4|| align=right|14,8|| align=right|2,465|| align=right|0,152|| align=right|3,31|| align=right|3,870||MBA||20. listopadu 1995||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(12798)||1995 WZ4|| align=right|14,1|| align=right|2,437|| align=right|0,139|| align=right|3,64|| align=right|3,803||MBA||24. listopadu 1995||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(12799) von Suttner||1995 WF6|| align=right|14,7|| align=right|2,438|| align=right|0,137|| align=right|1,66|| align=right|3,805||MBA||26. listopadu 1995||Kleť||Klet
|-
|(12800) Oobayashiarata||1995 WQ7|| align=right|14,0|| align=right|2,395|| align=right|0,185|| align=right|00,89|| align=right|3,706||MBA||27. listopadu 1995||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(12801) Somekawa||1995 XD|| align=right|14,1|| align=right|2,470|| align=right|0,124|| align=right|7,34|| align=right|3,881||MBA||2. prosince 1995||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(12802) Hagino||1995 XD1|| align=right|14,5|| align=right|2,417|| align=right|0,149|| align=right|3,63|| align=right|3,756||MBA||15. prosince 1995||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(12803)||1995 YF|| align=right|14,3|| align=right|2,389|| align=right|0,200|| align=right|3,16|| align=right|3,693||MBA||17. prosince 1995||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(12804)||1995 YJ3|| align=right|14,1|| align=right|2,583|| align=right|0,195|| align=right|5,34|| align=right|4,151||MBA||27. prosince 1995||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(12805)||1995 YL23|| align=right|13,9|| align=right|2,410|| align=right|0,154|| align=right|6,07|| align=right|3,740||MBA||21. prosince 1995||Haleakala||NEAT
|-
|(12806)||1996 AN|| align=right|13,9|| align=right|2,430|| align=right|0,173|| align=right|3,09|| align=right|3,787||MBA||11. ledna 1996||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(12807)||1996 AW|| align=right|14,5|| align=right|2,555|| align=right|0,084|| align=right|2,56|| align=right|4,083||MBA||11. ledna 1996||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(12808)||1996 AF1|| align=right|13,4|| align=right|2,554|| align=right|0,287|| align=right|8,36|| align=right|4,080||MBA||12. ledna 1996||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(12809)||1996 BB|| align=right|12,8|| align=right|2,783|| align=right|0,160|| align=right|10,20|| align=right|4,642||MBA||16. ledna 1996||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(12810)||1996 BV|| align=right|13,9|| align=right|2,585|| align=right|0,235|| align=right|14,09|| align=right|4,155||MBA||17. ledna 1996||Kitami||K. Endate; K. Watanabe
|-
|(12811) Rigonistern||1996 CL7|| align=right|14,7|| align=right|2,263|| align=right|0,150|| align=right|9,36|| align=right|3,404||MBA||14. února 1996||Cima Ekar||U. Munari; M. Tombelli
|-
|(12812) Cioni||1996 CN7|| align=right|14,6|| align=right|2,413|| align=right|0,145|| align=right|2,42|| align=right|3,748||MBA||14. února 1996||Cima Ekar||M. Tombelli; U. Munari
|-
|(12813) Paolapaolini||1996 CU8|| align=right|13,6|| align=right|2,783|| align=right|0,092|| align=right|9,03|| align=right|4,642||MBA||14. února 1996||Cima Ekar||M. Tombelli; U. Munari
|-
|(12814) Vittorio||1996 CG9|| align=right|14,2|| align=right|2,306|| align=right|0,138|| align=right|6,88|| align=right|3,500||MBA||13. února 1996||Cima Ekar||M. Tombelli; U. Munari
|-
|(12815)||1996 DL2|| align=right|13,3|| align=right|2,900|| align=right|0,010|| align=right|3,45|| align=right|4,937||MBA||23. února 1996||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(12816)||1996 ES1|| align=right|13,4|| align=right|3,190|| align=right|0,191|| align=right|3,14|| align=right|5,696||MBA||15. března 1996||Haleakala||NEAT
|-
|(12817) Federica||1996 FM16|| align=right|13,4|| align=right|3,061|| align=right|0,019|| align=right|3,84|| align=right|5,355||MBA||22. března 1996||La Silla||E. W. Elst
|-
|(12818) Tomhanks||1996 GU8|| align=right|13,7|| align=right|2,740|| align=right|0,057|| align=right|3,86|| align=right|4,534||MBA||13. dubna 1996||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(12819)||1996 JO|| align=right|13,0|| align=right|3,122|| align=right|0,045|| align=right|7,34|| align=right|5,515||MBA||12. května 1996||Moriyama||R. H. McNaught; Y. Ikari
|-
|(12820) Robinwilliams||1996 JN6|| align=right|13,0|| align=right|2,931|| align=right|0,047|| align=right|2,97|| align=right|5,018||MBA||11. května 1996||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(12821)||1996 RG1|| align=right|14,3|| align=right|2,181|| align=right|0,166|| align=right|5,76|| align=right|3,221||MBA||10. září 1996||Xinglong||Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|(12822)||1996 XD1|| align=right|14,6|| align=right|2,140|| align=right|0,168|| align=right|3,29|| align=right|3,130||MBA||2. prosince 1996||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(12823)||1997 AP|| align=right|14,5|| align=right|2,288|| align=right|0,167|| align=right|2,65|| align=right|3,461||MBA||2. ledna 1997||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(12824)||1997 AW3|| align=right|14,1|| align=right|2,277|| align=right|0,053|| align=right|5,55|| align=right|3,436||MBA||6. ledna 1997||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(12825)||1997 AJ7|| align=right|15,1|| align=right|2,356|| align=right|0,150|| align=right|1,31|| align=right|3,617||MBA||9. ledna 1997||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(12826)||1997 AO7|| align=right|14,4|| align=right|2,213|| align=right|0,129|| align=right|4,91|| align=right|3,291||MBA||9. ledna 1997||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(12827)||1997 AS7|| align=right|13,6|| align=right|2,368|| align=right|0,089|| align=right|7,47|| align=right|3,643||MBA||5. ledna 1997||Xinglong||Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|(12828) Batteas||1997 AU9|| align=right|14,5|| align=right|2,262|| align=right|0,135|| align=right|3,69|| align=right|3,401||MBA||3. ledna 1997||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(12829)||1997 AB13|| align=right|14,2|| align=right|2,249|| align=right|0,017|| align=right|3,20|| align=right|3,373||MBA||10. ledna 1997||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(12830)||1997 BP1|| align=right|14,8|| align=right|2,339|| align=right|0,202|| align=right|1,91|| align=right|3,577||MBA||29. ledna 1997||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(12831)||1997 BS6|| align=right|14,5|| align=right|2,232|| align=right|0,112|| align=right|7,71|| align=right|3,334||MBA||29. ledna 1997||Nachi-Katsuura||Y. Shimizu; T. Urata
|-
|(12832)||1997 CE1|| align=right|13,7|| align=right|2,332|| align=right|0,239|| align=right|7,12|| align=right|3,561||MBA||1. února 1997||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(12833) Kamenný Újezd||1997 CV1|| align=right|14,7|| align=right|2,132|| align=right|0,159|| align=right|2,63|| align=right|3,113||MBA||2. února 1997||Kleť||J. Tichá; M. Tichý
|-
|(12834) Bomben||1997 CB13|| align=right|14,5|| align=right|2,179|| align=right|0,152|| align=right|4,07|| align=right|3,216||MBA||4. února 1997||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(12835) Stropek||1997 CN13|| align=right|14,2|| align=right|2,322|| align=right|0,127|| align=right|7,82|| align=right|3,538||MBA||7. února 1997||Kleť||Klet
|-
|(12836)||1997 CA22|| align=right|14,9|| align=right|2,188|| align=right|0,069|| align=right|1,53|| align=right|3,235||MBA||13. února 1997||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(12837)||1997 EK35|| align=right|14,5|| align=right|2,271|| align=right|0,190|| align=right|5,89|| align=right|3,421||MBA||4. března 1997||Socorro||LINEAR
|-
|(12838)||1997 EL55|| align=right|12,9|| align=right|2,884|| align=right|0,069|| align=right|1,17|| align=right|4,896||MBA||9. března 1997||La Silla||E. W. Elst
|-
|(12839)||1997 FB2|| align=right|14,0|| align=right|2,539|| align=right|0,201|| align=right|8,85|| align=right|4,046||MBA||29. března 1997||Xinglong||Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|(12840) Paolaferrari||1997 GR5|| align=right|14,3|| align=right|2,346|| align=right|0,139|| align=right|5,37|| align=right|3,594||MBA||6. dubna 1997||San Marcello||L. Tesi; G. Cattani
|-
|(12841)||1997 GD8|| align=right|14,9|| align=right|2,326|| align=right|0,162|| align=right|00,30|| align=right|3,546||MBA||2. dubna 1997||Socorro||LINEAR
|-
|(12842)||1997 GQ23|| align=right|13,7|| align=right|2,760|| align=right|0,064|| align=right|2,02|| align=right|4,585||MBA||6. dubna 1997||Socorro||LINEAR
|-
|(12843) Ewers||1997 GH27|| align=right|14,7|| align=right|2,477|| align=right|0,123|| align=right|3,07|| align=right|3,898||MBA||9. dubna 1997||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(12844)||1997 JE10|| align=right|12,5|| align=right|2,988|| align=right|0,051|| align=right|11,54|| align=right|5,165||MBA||9. května 1997||Kashihara||F. Uto
|-
|(12845) Crick||1997 JM15|| align=right|14,2|| align=right|2,796|| align=right|0,021|| align=right|2,98|| align=right|4,674||MBA||3. května 1997||La Silla||E. W. Elst
|-
|(12846) Fullerton||1997 MR|| align=right|13,9|| align=right|3,040|| align=right|0,046|| align=right|7,63|| align=right|5,299||MBA||28. června 1997||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(12847)||1997 NQ2|| align=right|13,3|| align=right|2,790|| align=right|0,135|| align=right|29,80|| align=right|4,661||MBA||6. července 1997||Farra d'Isonzo||Farra d'Isonzo
|-
|(12848) Agostino||1997 NK10|| align=right|13,8|| align=right|2,602|| align=right|0,097|| align=right|15,07|| align=right|4,197||MBA||10. července 1997||Campo Imperatore||A. Boattini
|-
|(12849)||1997 QD2|| align=right|11,9|| align=right|3,007|| align=right|0,072|| align=right|10,92|| align=right|5,213||MBA||27. srpna 1997||Nachi-Katsuura||Y. Shimizu; T. Urata
|-
|(12850)||1998 CO3|| align=right|14,1|| align=right|2,255|| align=right|0,212|| align=right|4,18|| align=right|3,387||MBA||6. února 1998||La Silla||E. W. Elst
|-
|(12851)||1998 DT9|| align=right|15,1|| align=right|2,132|| align=right|0,119|| align=right|2,04|| align=right|3,112||MBA||22. února 1998||Haleakala||NEAT
|-
|(12852) Teply||1998 FW30|| align=right|14,4|| align=right|2,271|| align=right|0,146|| align=right|6,47|| align=right|3,421||MBA||20. března 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(12853)||1998 FZ97|| align=right|13,2|| align=right|2,557|| align=right|0,226|| align=right|6,06|| align=right|4,088||MBA||31. března 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(12854)||1998 HA13|| align=right|14,9|| align=right|2,376|| align=right|0,296|| align=right|5,24|| align=right|3,661||MBA||29. dubna 1998||Haleakala||NEAT
|-
|(12855) Tewksbury||1998 HS32|| align=right|14,4|| align=right|2,561|| align=right|0,177|| align=right|2,21|| align=right|4,099||MBA||20. dubna 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(12856)||1998 HH93|| align=right|13,9|| align=right|2,185|| align=right|0,072|| align=right|2,42|| align=right|3,229||MBA||21. dubna 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(12857)||1998 HQ97|| align=right|13,6|| align=right|2,902|| align=right|0,080|| align=right|2,04|| align=right|4,943||MBA||21. dubna 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(12858)||1998 JD2|| align=right|15,1|| align=right|2,290|| align=right|0,185|| align=right|4,61|| align=right|3,464||MBA||1. května 1998||Haleakala||NEAT
|-
|(12859) Marlamoore||1998 KK1|| align=right|14,7|| align=right|2,289|| align=right|0,178|| align=right|3,43|| align=right|3,462||MBA||18. května 1998||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(12860) Turney||1998 KT32|| align=right|14,4|| align=right|2,412|| align=right|0,128|| align=right|4,78|| align=right|3,746||MBA||22. května 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(12861) Wacker||1998 KW33|| align=right|14,9|| align=right|2,578|| align=right|0,119|| align=right|00,93|| align=right|4,138||MBA||22. května 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(12862)||1998 KV37|| align=right|14,8|| align=right|2,542|| align=right|0,207|| align=right|6,76|| align=right|4,052||MBA||22. května 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(12863) Whitfield||1998 KE48|| align=right|14,7|| align=right|2,269|| align=right|0,097|| align=right|2,94|| align=right|3,418||MBA||22. května 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(12864)||1998 KB55|| align=right|13,8|| align=right|2,694|| align=right|0,140|| align=right|8,98|| align=right|4,422||MBA||23. května 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(12865)||1998 KL55|| align=right|13,2|| align=right|3,059|| align=right|0,075|| align=right|9,10|| align=right|5,350||MBA||23. května 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(12866) Yanamadala||1998 KL65|| align=right|14,5|| align=right|2,416|| align=right|0,186|| align=right|2,93|| align=right|3,754||MBA||22. května 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(12867) Joëloïc||1998 LK2|| align=right|14,0|| align=right|2,320|| align=right|0,210|| align=right|6,64|| align=right|3,533||MBA||1. června 1998||La Silla||E. W. Elst
|-
|(12868) Onken||1998 MZ7|| align=right|12,5|| align=right|3,101|| align=right|0,291|| align=right|14,17|| align=right|5,460||MBA||19. června 1998||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(12869)||1998 MR32|| align=right|14,0|| align=right|2,918|| align=right|0,068|| align=right|1,86|| align=right|4,983||MBA||24. června 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(12870) Rolandmeier||1998 MK37|| align=right|14,0|| align=right|2,576|| align=right|0,174|| align=right|7,17|| align=right|4,134||MBA||24. června 1998||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(12871) Samarasinha||1998 ML37|| align=right|14,1|| align=right|2,271|| align=right|0,173|| align=right|5,32|| align=right|3,421||MBA||24. června 1998||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(12872) Susiestevens||1998 OZ5|| align=right|14,2|| align=right|2,258|| align=right|0,138|| align=right|3,23|| align=right|3,393||MBA||21. července 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(12873) Clausewitz||1998 OU7|| align=right|14,4|| align=right|2,346|| align=right|0,125|| align=right|5,34|| align=right|3,592||MBA||26. července 1998||La Silla||E. W. Elst
|-
|(12874) Poisson||1998 QZ|| align=right|13,3|| align=right|2,847|| align=right|0,069|| align=right|1,76|| align=right|4,802||MBA||19. srpna 1998||Prescott||P. G. Comba
|-
|(12875)||1998 QA2|| align=right|14,3|| align=right|2,685|| align=right|0,201|| align=right|3,10|| align=right|4,399||MBA||19. srpna 1998||Haleakala||NEAT
|-
|(12876)||1998 QR10|| align=right|13,7|| align=right|2,925|| align=right|0,088|| align=right|00,98|| align=right|5,001||MBA||17. srpna 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(12877)||1998 QF11|| align=right|13,4|| align=right|2,352|| align=right|0,082|| align=right|12,77|| align=right|3,606||MBA||17. srpna 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(12878) Erneschiller||1998 QH11|| align=right|14,3|| align=right|2,627|| align=right|0,097|| align=right|3,64|| align=right|4,256||MBA||17. srpna 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(12879)||1998 QN18|| align=right|13,3|| align=right|3,001|| align=right|0,053|| align=right|10,20|| align=right|5,199||MBA||17. srpna 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(12880) Juliegrady||1998 QM25|| align=right|14,4|| align=right|2,676|| align=right|0,006|| align=right|2,82|| align=right|4,377||MBA||17. srpna 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(12881) Yepeiyu||1998 QF31|| align=right|14,4|| align=right|2,607|| align=right|0,156|| align=right|3,61|| align=right|4,209||MBA||17. srpna 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(12882)||1998 QS31|| align=right|12,4|| align=right|3,206|| align=right|0,115|| align=right|13,89|| align=right|5,740||MBA||17. srpna 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(12883)||1998 QY32|| align=right|13,9|| align=right|2,275|| align=right|0,094|| align=right|3,06|| align=right|3,431||MBA||17. srpna 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(12884)||1998 QL34|| align=right|12,8|| align=right|3,185|| align=right|0,161|| align=right|2,44|| align=right|5,683||MBA||17. srpna 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(12885)||1998 QM34|| align=right|13,7|| align=right|2,799|| align=right|0,145|| align=right|8,07|| align=right|4,682||MBA||17. srpna 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(12886)||1998 QG35|| align=right|13,5|| align=right|2,768|| align=right|0,177|| align=right|8,69|| align=right|4,606||MBA||17. srpna 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(12887)||1998 QP35|| align=right|13,2|| align=right|3,160|| align=right|0,220|| align=right|2,61|| align=right|5,617||MBA||17. srpna 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(12888)||1998 QR42|| align=right|12,8|| align=right|3,141|| align=right|0,128|| align=right|15,74|| align=right|5,567||MBA||17. srpna 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(12889)||1998 QW42|| align=right|12,7|| align=right|3,117|| align=right|0,119|| align=right|1,58|| align=right|5,502||MBA||17. srpna 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(12890)||1998 QG43|| align=right|13,0|| align=right|3,082|| align=right|0,004|| align=right|11,90|| align=right|5,410||MBA||17. srpna 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(12891)||1998 QH51|| align=right|13,2|| align=right|2,797|| align=right|0,109|| align=right|3,64|| align=right|4,678||MBA||17. srpna 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(12892)||1998 QE52|| align=right|12,9|| align=right|2,783|| align=right|0,143|| align=right|5,80|| align=right|4,642||MBA||17. srpna 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(12893)||1998 QS55|| align=right|13,9|| align=right|2,833|| align=right|0,067|| align=right|2,33|| align=right|4,767||MBA||26. srpna 1998||Caussols||ODAS
|-
|(12894)||1998 QN73|| align=right|12,9|| align=right|2,692|| align=right|0,204|| align=right|10,65|| align=right|4,415||MBA||24. srpna 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(12895) Balbastre||1998 QO99|| align=right|14,5|| align=right|2,239|| align=right|0,105|| align=right|6,12|| align=right|3,350||MBA||26. srpna 1998||La Silla||E. W. Elst
|-
|(12896) Geoffroy||1998 QV102|| align=right|12,4|| align=right|3,953|| align=right|0,292|| align=right|6,35|| align=right|7,859||HLD||26. srpna 1998||La Silla||E. W. Elst
|-
|(12897) Bougeret||1998 RY5|| align=right|14,5|| align=right|2,218|| align=right|0,089|| align=right|3,98|| align=right|3,302||MBA||13. září 1998||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(12898) Mignard||1998 RK6|| align=right|13,2|| align=right|3,179|| align=right|0,146|| align=right|6,38|| align=right|5,668||MBA||14. září 1998||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(12899)||1998 RN13|| align=right|14,2|| align=right|2,403|| align=right|0,123|| align=right|3,24|| align=right|3,724||MBA||1. září 1998||Woomera||F. B. Zoltowski
|-
|(12900)||1998 RP28|| align=right|14,0|| align=right|3,145|| align=right|0,148|| align=right|2,95|| align=right|5,577||MBA||14. září 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(12901)||1998 RF50|| align=right|13,2|| align=right|2,977|| align=right|0,104|| align=right|6,60|| align=right|5,136||MBA||14. září 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(12902)||1998 RW52|| align=right|12,4|| align=right|3,032|| align=right|0,041|| align=right|9,71|| align=right|5,280||MBA||14. září 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(12903)||1998 RK57|| align=right|14,0|| align=right|2,428|| align=right|0,196|| align=right|2,61|| align=right|3,782||MBA||14. září 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(12904)||1998 RB65|| align=right|13,1|| align=right|3,217|| align=right|0,124|| align=right|00,09|| align=right|5,770||MBA||14. září 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(12905)||1998 RJ72|| align=right|12,9|| align=right|3,197|| align=right|0,136|| align=right|2,45|| align=right|5,715||MBA||14. září 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(12906)||1998 RS72|| align=right|13,5|| align=right|2,790|| align=right|0,035|| align=right|4,22|| align=right|4,660||MBA||14. září 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(12907)||1998 RV79|| align=right|13,4|| align=right|2,649|| align=right|0,161|| align=right|3,49|| align=right|4,311||MBA||14. září 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(12908)||1998 SG25|| align=right|12,8|| align=right|2,657|| align=right|0,117|| align=right|13,65|| align=right|4,331||MBA||22. září 1998||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(12909) Jaclifford||1998 SK58|| align=right|14,2|| align=right|2,558|| align=right|0,115|| align=right|2,66|| align=right|4,090||MBA||17. září 1998||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(12910) Deliso||1998 SP59|| align=right|14,3|| align=right|2,603|| align=right|0,056|| align=right|3,02|| align=right|4,199||MBA||17. září 1998||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(12911) Goodhue||1998 SQ59|| align=right|12,9|| align=right|3,096|| align=right|0,157|| align=right|2,44|| align=right|5,446||MBA||17. září 1998||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(12912) Streator||1998 SR60|| align=right|13,0|| align=right|3,172|| align=right|0,132|| align=right|2,70|| align=right|5,648||MBA||17. září 1998||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(12913)||1998 SR130|| align=right|13,4|| align=right|2,780|| align=right|0,050|| align=right|5,64|| align=right|4,635||MBA||26. září 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(12914)||1998 SJ141|| align=right|12,7|| align=right|2,679|| align=right|0,110|| align=right|13,52|| align=right|4,383||MBA||26. září 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(12915)||1998 SL161|| align=right|13,2|| align=right|2,638|| align=right|0,163|| align=right|1,40|| align=right|4,284||MBA||26. září 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(12916)||1998 TL15|| align=right|11,4|| align=right|5,225|| align=right|0,021|| align=right|26,33|| align=right|11,95||JUT||13. října 1998||Caussols||ODAS
|-
|(12917)||1998 TG16|| align=right|11,6|| align=right|5,254|| align=right|0,092|| align=right|11,80|| align=right|12,05||JUT||13. října 1998||Višnjan||K. Korlević
|-
|(12918)||1998 UF21|| align=right|12,2|| align=right|3,002|| align=right|0,067|| align=right|11,41|| align=right|5,201||MBA||29. října 1998||Višnjan||K. Korlević
|-
|(12919)||1998 VB6|| align=right|13,7|| align=right|2,275|| align=right|0,218|| align=right|6,37|| align=right|3,430||MBA||11. listopadu 1998||Catalina||CSS
|-
|(12920)||1998 VM15|| align=right|11,1|| align=right|3,988|| align=right|0,206|| align=right|6,34|| align=right|7,962||HLD||10. listopadu 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(12921)||1998 WZ5|| align=right|10,7|| align=right|5,241|| align=right|0,093|| align=right|12,80|| align=right|12,00||JUT||20. listopadu 1998||Nachi-Katsuura||Y. Shimizu; T. Urata
|-
|(12922)||1998 WW19|| align=right|13,2|| align=right|3,182|| align=right|0,062|| align=right|7,86|| align=right|5,676||MBA||27. listopadu 1998||Woomera||F. B. Zoltowski
|-
|(12923) Zephyr||1999 GK4|| align=right|16,1|| align=right|1,962|| align=right|0,492|| align=right|5,29|| align=right|2,748||APL PHA||11. dubna 1999||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(12924)||1999 RK21|| align=right|15,4|| align=right|2,157|| align=right|0,170|| align=right|2,76|| align=right|3,166||MBA||7. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(12925)||1999 SN4|| align=right|13,9|| align=right|2,434|| align=right|0,130|| align=right|10,42|| align=right|3,796||MBA||29. září 1999||Višnjan||Visnjan
|-
|(12926) Brianmason||1999 SO9|| align=right|13,1|| align=right|2,689|| align=right|0,220|| align=right|8,80|| align=right|4,409||MBA||27. září 1999||Takapuna||J. L. Schiff; C. J. Schiff
|-
|(12927) Pinocchio||1999 SU9|| align=right|15,5|| align=right|2,304|| align=right|0,136|| align=right|3,81|| align=right|3,497||MBA||30. září 1999||San Marcello||M. Tombelli; L. Tesi
|-
|(12928) Nicolapozio||1999 SV9|| align=right|14,1|| align=right|2,675|| align=right|0,076|| align=right|14,14|| align=right|4,375||MBA||30. září 1999||San Marcello||A. Boattini; G. Forti
|-
|(12929)||1999 TZ1|| align=right|9,3|| align=right|5,207|| align=right|0,039|| align=right|43,53|| align=right|11,88||JUT||2. října 1999||Fountain Hills||C. W. Juels
|-
|(12930)||1999 TJ6|| align=right|13,5|| align=right|3,208|| align=right|0,155|| align=right|1,47|| align=right|5,746||MBA||2. října 1999||Višnjan||K. Korlević; M. Jurić
|-
|(12931) Mario||1999 TX10|| align=right|13,6|| align=right|2,714|| align=right|0,006|| align=right|3,39|| align=right|4,471||MBA||7. října 1999||Gnosca||S. Sposetti
|-
|(12932) Conedera||1999 TC12|| align=right|14,3|| align=right|2,425|| align=right|0,204|| align=right|3,43|| align=right|3,776||MBA||10. října 1999||Gnosca||S. Sposetti
|-
|(12933)||1999 TC16|| align=right|14,9|| align=right|2,228|| align=right|0,157|| align=right|2,01|| align=right|3,325||MBA||14. října 1999||Farra d'Isonzo||Farra d'Isonzo
|-
|(12934) Bisque||1999 TH16|| align=right|15,1|| align=right|2,218|| align=right|0,102|| align=right|2,22|| align=right|3,304||MBA||11. října 1999||Fountain Hills||C. W. Juels
|-
|(12935)||1999 TV17|| align=right|14,9|| align=right|2,314|| align=right|0,099|| align=right|5,83|| align=right|3,520||MBA||2. října 1999||Xinglong||Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|(12936)||2549 P-L|| align=right|13,8|| align=right|2,835|| align=right|0,034|| align=right|2,14|| align=right|4,771||MBA||24. září 1960||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(12937)||3024 P-L|| align=right|13,4|| align=right|2,617|| align=right|0,185|| align=right|11,11|| align=right|4,232||MBA||24. září 1960||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(12938)||4161 P-L|| align=right|14,3|| align=right|2,636|| align=right|0,144|| align=right|7,23|| align=right|4,279||MBA||24. září 1960||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(12939)||4206 P-L|| align=right|14,6|| align=right|2,313|| align=right|0,171|| align=right|11,77|| align=right|3,518||MBA||24. září 1960||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(12940)||4588 P-L|| align=right|15,0|| align=right|2,310|| align=right|0,176|| align=right|5,68|| align=right|3,511||MBA||24. září 1960||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(12941)||4638 P-L|| align=right|15,0|| align=right|2,639|| align=right|0,085|| align=right|1,68|| align=right|4,286||MBA||24. září 1960||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(12942)||6054 P-L|| align=right|14,0|| align=right|3,106|| align=right|0,204|| align=right|3,87|| align=right|5,474||MBA||24. září 1960||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(12943)||6670 P-L|| align=right|14,3|| align=right|2,622|| align=right|0,132|| align=right|3,96|| align=right|4,245||MBA||24. září 1960||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(12944)||6745 P-L|| align=right|13,9|| align=right|3,112|| align=right|0,145|| align=right|2,03|| align=right|5,490||MBA||24. září 1960||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(12945)||9534 P-L|| align=right|14,2|| align=right|2,429|| align=right|0,134|| align=right|3,22|| align=right|3,786||MBA||17. října 1960||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(12946)||1290 T-1|| align=right|14,9|| align=right|2,395|| align=right|0,068|| align=right|6,19|| align=right|3,705||MBA||25. března 1971||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(12947)||3099 T-1|| align=right|14,3|| align=right|2,217|| align=right|0,111|| align=right|5,46|| align=right|3,300||MBA||26. března 1971||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(12948)||4273 T-1|| align=right|14,5|| align=right|2,938|| align=right|0,112|| align=right|5,70|| align=right|5,035||MBA||26. března 1971||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(12949)||4290 T-1|| align=right|11,9|| align=right|3,357|| align=right|0,133|| align=right|12,49|| align=right|6,150||MBA||26. března 1971||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(12950)||4321 T-1|| align=right|14,0|| align=right|2,622|| align=right|0,150|| align=right|2,56|| align=right|4,245||MBA||26. března 1971||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(12951)||1041 T-2|| align=right|13,7|| align=right|2,943|| align=right|0,120|| align=right|2,06|| align=right|5,047||MBA||29. září 1973||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(12952)||1102 T-2|| align=right|14,7|| align=right|2,945|| align=right|0,079|| align=right|1,60|| align=right|5,054||MBA||29. září 1973||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(12953)||1264 T-2|| align=right|14,0|| align=right|2,624|| align=right|0,125|| align=right|2,18|| align=right|4,251||MBA||29. září 1973||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(12954)||2040 T-2|| align=right|14,0|| align=right|2,937|| align=right|0,015|| align=right|7,30|| align=right|5,033||MBA||29. září 1973||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(12955)||2162 T-2|| align=right|15,2|| align=right|2,629|| align=right|0,081|| align=right|4,46|| align=right|4,261||MBA||29. září 1973||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(12956)||2232 T-2|| align=right|14,7|| align=right|2,373|| align=right|0,095|| align=right|3,89|| align=right|3,654||MBA||29. září 1973||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(12957)||2258 T-2|| align=right|14,6|| align=right|2,625|| align=right|0,084|| align=right|2,09|| align=right|4,252||MBA||29. září 1973||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(12958)||2276 T-2|| align=right|14,6|| align=right|2,637|| align=right|0,067|| align=right|2,39|| align=right|4,281||MBA||29. září 1973||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(12959)||3086 T-2|| align=right|14,1|| align=right|2,639|| align=right|0,077|| align=right|4,18|| align=right|4,287||MBA||30. září 1973||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(12960)||4165 T-2|| align=right|14,4|| align=right|2,621|| align=right|0,094|| align=right|4,84|| align=right|4,242||MBA||29. září 1973||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(12961)||4262 T-2|| align=right|15,4|| align=right|2,164|| align=right|0,135|| align=right|3,51|| align=right|3,182||MBA||29. září 1973||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(12962)||4297 T-2|| align=right|12,8|| align=right|3,383|| align=right|0,038|| align=right|3,44|| align=right|6,222||MBA||29. září 1973||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(12963)||5485 T-2|| align=right|13,6|| align=right|2,384|| align=right|0,090|| align=right|5,70|| align=right|3,681||MBA||30. září 1973||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(12964)||1071 T-3|| align=right|14,1|| align=right|2,386|| align=right|0,148|| align=right|5,95|| align=right|3,686||MBA||17. října 1977||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(12965)||1080 T-3|| align=right|13,2|| align=right|2,604|| align=right|0,110|| align=right|11,16|| align=right|4,202||MBA||17. října 1977||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(12966)||1102 T-3|| align=right|13,4|| align=right|3,096|| align=right|0,147|| align=right|11,60|| align=right|5,446||MBA||17. října 1977||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(12967)||3105 T-3|| align=right|14,9|| align=right|2,393|| align=right|0,181|| align=right|2,72|| align=right|3,702||MBA||16. října 1977||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(12968)||3261 T-3|| align=right|13,9|| align=right|3,034|| align=right|0,072|| align=right|1,30|| align=right|5,283||MBA||16. října 1977||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(12969)||3482 T-3|| align=right|14,6|| align=right|3,093|| align=right|0,175|| align=right|00,35|| align=right|5,438||MBA||16. října 1977||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(12970)||4012 T-3|| align=right|13,0|| align=right|3,049|| align=right|0,072|| align=right|10,66|| align=right|5,322||MBA||16. října 1977||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(12971)||4054 T-3|| align=right|13,1|| align=right|3,081|| align=right|0,107|| align=right|10,61|| align=right|5,406||MBA||16. října 1977||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(12972) Eumaios||1973 SF1|| align=right|11,4|| align=right|5,156|| align=right|0,152|| align=right|8,45|| align=right|11,71||JUT||19. září 1973||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(12973) Melanthios||1973 SY1|| align=right|11,4|| align=right|5,150|| align=right|0,058|| align=right|5,74|| align=right|11,69||JUT||19. září 1973||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(12974) Halitherses||1973 SB2|| align=right|11,2|| align=right|5,177|| align=right|0,052|| align=right|7,62|| align=right|11,78||JUT||19. září 1973||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(12975) Efremov||1973 SY5|| align=right|13,4|| align=right|2,587|| align=right|0,141|| align=right|15,15|| align=right|4,161||MBA||28. září 1973||Krym–Naučnyj||N. S. Černych
|-
|(12976) Kalinenkov||1976 QK1|| align=right|14,1|| align=right|2,444|| align=right|0,202|| align=right|2,45|| align=right|3,821||MBA||26. srpna 1976||Krym–Naučnyj||N. S. Černych
|-
|(12977)||1978 NC|| align=right|13,6|| align=right|2,560|| align=right|0,198|| align=right|27,59|| align=right|4,094||MBA||10. července 1978||Palomar||E. F. Helin; E. M. Shoemaker
|-
|(12978) Ivashov||1978 SD7|| align=right|14,4|| align=right|2,229|| align=right|0,200|| align=right|3,74|| align=right|3,327||MBA||26. září 1978||Krym–Naučnyj||L. V. Žuravleva
|-
|(12979) Evgalvasilʹev||1978 SB8|| align=right|14,3|| align=right|2,269|| align=right|0,179|| align=right|5,36|| align=right|3,416||MBA||26. září 1978||Krym–Naučnyj||L. V. Žuravleva
|-
|(12980)||1978 VO3|| align=right|15,4|| align=right|2,308|| align=right|0,188|| align=right|2,38|| align=right|3,506||MBA||6. listopadu 1978||Palomar||E. F. Helin; S. J. Bus
|-
|(12981)||1978 VP3|| align=right|13,7|| align=right|2,977|| align=right|0,067|| align=right|4,05|| align=right|5,135||MBA||7. listopadu 1978||Palomar||E. F. Helin; S. J. Bus
|-
|(12982)||1979 MS5|| align=right|15,1|| align=right|2,388|| align=right|0,098|| align=right|6,48|| align=right|3,690||MBA||25. června 1979||Siding Spring||E. F. Helin; S. J. Bus
|-
|(12983)||1979 OH1|| align=right|12,5|| align=right|3,185|| align=right|0,068|| align=right|12,30|| align=right|5,683||MBA||24. července 1979||Palomar||S. J. Bus
|-
|(12984) Lowry||1979 QF2|| align=right|13,8|| align=right|2,842|| align=right|0,079|| align=right|2,47|| align=right|4,791||MBA||22. srpna 1979||La Silla||C.-I. Lagerkvist
|-
|(12985)||1980 UW1|| align=right|14,2|| align=right|2,398|| align=right|0,194|| align=right|1,67|| align=right|3,712||MBA||31. října 1980||Palomar||S. J. Bus
|-
|(12986)||1981 DM2|| align=right|14,1|| align=right|2,932|| align=right|0,103|| align=right|10,18|| align=right|5,018||MBA||28. února 1981||Siding Spring||S. J. Bus
|-
|(12987)||1981 EF2|| align=right|13,5|| align=right|2,429|| align=right|0,031|| align=right|6,50|| align=right|3,785||MBA||5. března 1981||La Silla||H. Debehogne; G. DeSanctis
|-
|(12988)||1981 EC5|| align=right|15,4|| align=right|2,182|| align=right|0,059|| align=right|6,14|| align=right|3,223||MBA||2. března 1981||Siding Spring||S. J. Bus
|-
|(12989)||1981 EV9|| align=right|15,8|| align=right|2,199|| align=right|0,070|| align=right|4,32|| align=right|3,259||MBA||1. března 1981||Siding Spring||S. J. Bus
|-
|(12990)||1981 EB17|| align=right|14,2|| align=right|2,489|| align=right|0,054|| align=right|3,31|| align=right|3,926||MBA||6. března 1981||Siding Spring||S. J. Bus
|-
|(12991)||1981 EN21|| align=right|13,9|| align=right|2,907|| align=right|0,017|| align=right|1,80|| align=right|4,955||MBA||2. března 1981||Siding Spring||S. J. Bus
|-
|(12992)||1981 EZ22|| align=right|14,9|| align=right|2,206|| align=right|0,188|| align=right|2,46|| align=right|3,276||MBA||2. března 1981||Siding Spring||S. J. Bus
|-
|(12993)||1981 EP27|| align=right|13,9|| align=right|2,901|| align=right|0,040|| align=right|12,49|| align=right|4,940||MBA||2. března 1981||Siding Spring||S. J. Bus
|-
|(12994)||1981 ET27|| align=right|14,1|| align=right|2,945|| align=right|0,033|| align=right|2,22|| align=right|5,052||MBA||2. března 1981||Siding Spring||S. J. Bus
|-
|(12995)||1981 EY27|| align=right|13,8|| align=right|2,528|| align=right|0,183|| align=right|11,78|| align=right|4,018||MBA||2. března 1981||Siding Spring||S. J. Bus
|-
|(12996)||1981 EV28|| align=right|14,2|| align=right|2,980|| align=right|0,105|| align=right|10,19|| align=right|5,142||MBA||1. března 1981||Siding Spring||S. J. Bus
|-
|(12997)||1981 EV29|| align=right|15,3|| align=right|2,633|| align=right|0,149|| align=right|12,64|| align=right|4,272||MBA||2. března 1981||Siding Spring||S. J. Bus
|-
|(12998)||1981 EB43|| align=right|15,4|| align=right|2,521|| align=right|0,053|| align=right|1,99|| align=right|4,003||MBA||2. března 1981||Siding Spring||S. J. Bus
|-
|(12999)||1981 QJ2|| align=right|13,9|| align=right|2,274|| align=right|0,190|| align=right|5,77|| align=right|3,429||MBA||30. srpna 1981||Anderson Mesa||E. Bowell
|-
|(13000)||1981 QK3|| align=right|14,2|| align=right|2,632|| align=right|0,114|| align=right|12,27|| align=right|4,269||MBA||25. srpna 1981||La Silla||H. Debehogne
|}

Poznámky: Prov. ozn. – první provizorní označení planetky; Abs. mag. – absolutní hvězdná velikost;
a – velká poloosa dráhy v astronomických jednotkách; e – excentricita dráhy;
i – sklon dráhy ve stupních; P – doba oběhu v rocích; – Typ obj. – klasifikace objektu do rodiny, kódy pro označení tříd:
HLD – Hildina skupina,
JUT – Jupiterův troján,
MBA – planetka v hlavním pásu.

Data použita se svolením / Data used with permission
© IAU: Minor Planet Center.

Seznamy planetek